|-
|(60001)||1999 TG5|| align=right|14,8|| align=right|3,110|| align=right|0,154|| align=right|1,67|| align=right|5,484||MBA||4. října 1999||Ondřejov||L. Šarounová
|-
|(60002)||1999 TU5|| align=right|13,9|| align=right|2,813|| align=right|0,099|| align=right|5,47|| align=right|4,717||MBA||6. října 1999||High Point||D. K. Chesney
|-
|(60003)||1999 TM7|| align=right|16,5|| align=right|2,154|| align=right|0,173|| align=right|3,58|| align=right|3,161||MBA||7. října 1999||Višnjan||K. Korlević; M. Jurić
|-
|(60004)||1999 TC13|| align=right|14,3|| align=right|3,165|| align=right|0,201|| align=right|2,10|| align=right|5,631||MBA||10. října 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(60005)||1999 TW15|| align=right|14,5|| align=right|3,083|| align=right|0,161|| align=right|5,15|| align=right|5,412||MBA||7. října 1999||Višnjan||K. Korlević; M. Jurić
|-
|(60006)||1999 TB16|| align=right|14,1|| align=right|3,111|| align=right|0,166|| align=right|17,13|| align=right|5,487||MBA||13. října 1999||Starkenburg||Starkenburg
|-
|(60007)||1999 TO16|| align=right|14,7|| align=right|3,103|| align=right|0,126|| align=right|0,46|| align=right|5,465||MBA||13. října 1999||Ondřejov||P. Kušnirák; P. Pravec
|-
|(60008)||1999 TP16|| align=right|14,6|| align=right|3,083|| align=right|0,134|| align=right|1,52|| align=right|5,411||MBA||14. října 1999||Ondřejov||L. Šarounová
|-
|(60009)||1999 TL17|| align=right|15,7|| align=right|2,547|| align=right|0,100|| align=right|14,86|| align=right|4,064||MBA||15. října 1999||Modra||A. Galád; J. Tóth
|-
|(60010)||1999 TK18|| align=right|15,3|| align=right|2,719|| align=right|0,344|| align=right|6,44|| align=right|4,484||MBA||13. října 1999||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(60011)||1999 TA20|| align=right|15,5|| align=right|2,798|| align=right|0,047|| align=right|4,46|| align=right|4,681||MBA||15. října 1999||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(60012)||1999 TU26|| align=right|14,7|| align=right|3,011|| align=right|0,153|| align=right|12,79|| align=right|5,224||MBA||3. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(60013)||1999 TW26|| align=right|15,9|| align=right|3,031|| align=right|0,191|| align=right|5,80|| align=right|5,277||MBA||3. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(60014)||1999 TW27|| align=right|15,4|| align=right|2,397|| align=right|0,208|| align=right|1,30|| align=right|3,711||MBA||3. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(60015)||1999 TD31|| align=right|14,8|| align=right|2,730|| align=right|0,014|| align=right|5,08|| align=right|4,511||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(60016)||1999 TJ33|| align=right|15,6|| align=right|3,081|| align=right|0,093|| align=right|9,99|| align=right|5,406||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(60017)||1999 TP36|| align=right|14,1|| align=right|3,036|| align=right|0,054|| align=right|9,94|| align=right|5,289||MBA||12. října 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(60018)||1999 TN37|| align=right|16,0|| align=right|2,463|| align=right|0,238|| align=right|7,91|| align=right|3,864||MBA||15. října 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(60019)||1999 TW38|| align=right|14,1|| align=right|3,187|| align=right|0,224|| align=right|9,76|| align=right|5,689||MBA||1. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(60020)||1999 TN39|| align=right|15,5|| align=right|2,756|| align=right|0,103|| align=right|8,81|| align=right|4,574||MBA||3. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(60021)||1999 TT42|| align=right|15,2|| align=right|3,129|| align=right|0,095|| align=right|5,35|| align=right|5,534||MBA||3. října 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(60022)||1999 TX44|| align=right|14,5|| align=right|3,063|| align=right|0,036|| align=right|7,86|| align=right|5,361||MBA||3. října 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(60023)||1999 TC45|| align=right|14,7|| align=right|3,097|| align=right|0,192|| align=right|10,66|| align=right|5,448||MBA||3. října 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(60024)||1999 TW47|| align=right|15,1|| align=right|3,044|| align=right|0,140|| align=right|1,78|| align=right|5,309||MBA||4. října 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(60025)||1999 TY52|| align=right|15,4|| align=right|3,188|| align=right|0,204|| align=right|0,82|| align=right|5,691||MBA||6. října 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(60026)||1999 TC72|| align=right|14,8|| align=right|3,172|| align=right|0,136|| align=right|4,62|| align=right|5,648||MBA||9. října 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(60027)||1999 TP80|| align=right|16,6|| align=right|2,522|| align=right|0,136|| align=right|2,56|| align=right|4,004||MBA||11. října 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(60028)||1999 TB81|| align=right|15,5|| align=right|2,659|| align=right|0,094|| align=right|4,40|| align=right|4,335||MBA||11. října 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(60029)||1999 TM88|| align=right|14,0|| align=right|3,189|| align=right|0,148|| align=right|4,78|| align=right|5,693||MBA||2. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(60030)||1999 TE89|| align=right|15,6|| align=right|2,760|| align=right|0,075|| align=right|5,67|| align=right|4,583||MBA||2. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(60031)||1999 TH89|| align=right|15,2|| align=right|3,033|| align=right|0,158|| align=right|2,97|| align=right|5,282||MBA||2. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(60032)||1999 TJ92|| align=right|14,9|| align=right|2,793|| align=right|0,223|| align=right|7,46|| align=right|4,668||MBA||2. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(60033)||1999 TV92|| align=right|17,1|| align=right|2,158|| align=right|0,117|| align=right|4,33|| align=right|3,169||MBA||2. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(60034)||1999 TX92|| align=right|16,6|| align=right|2,361|| align=right|0,157|| align=right|5,82|| align=right|3,628||MBA||2. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(60035)||1999 TO93|| align=right|15,4|| align=right|2,599|| align=right|0,155|| align=right|5,12|| align=right|4,189||MBA||2. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(60036)||1999 TD94|| align=right|14,6|| align=right|3,110|| align=right|0,149|| align=right|5,72|| align=right|5,483||MBA||2. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(60037)||1999 TH94|| align=right|16,9|| align=right|2,388|| align=right|0,248|| align=right|2,95|| align=right|3,690||MBA||2. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(60038)||1999 TR94|| align=right|14,7|| align=right|3,194|| align=right|0,183|| align=right|9,45|| align=right|5,708||MBA||2. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(60039)||1999 TS94|| align=right|17,1|| align=right|2,365|| align=right|0,179|| align=right|4,73|| align=right|3,637||MBA||2. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(60040)||1999 TK96|| align=right|15,0|| align=right|2,730|| align=right|0,045|| align=right|6,90|| align=right|4,510||MBA||2. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(60041)||1999 TF100|| align=right|14,9|| align=right|3,153|| align=right|0,078|| align=right|8,29|| align=right|5,597||MBA||2. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(60042)||1999 TF102|| align=right|13,3|| align=right|3,564|| align=right|0,054|| align=right|18,10|| align=right|6,728||MBA||2. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(60043)||1999 TT102|| align=right|14,3|| align=right|3,169|| align=right|0,255|| align=right|16,98|| align=right|5,640||MBA||2. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(60044)||1999 TA103|| align=right|14,6|| align=right|3,071|| align=right|0,186|| align=right|15,57|| align=right|5,381||MBA||2. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(60045)||1999 TD104|| align=right|14,8|| align=right|2,566|| align=right|0,178|| align=right|13,02|| align=right|4,109||MBA||3. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(60046)||1999 TL104|| align=right|16,4|| align=right|2,402|| align=right|0,188|| align=right|4,57|| align=right|3,723||MBA||3. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(60047)||1999 TQ104|| align=right|14,1|| align=right|2,998|| align=right|0,043|| align=right|9,35|| align=right|5,191||MBA||3. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(60048)||1999 TS104|| align=right|16,2|| align=right|2,225|| align=right|0,163|| align=right|3,08|| align=right|3,318||MBA||3. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(60049)||1999 TW105|| align=right|14,2|| align=right|3,204|| align=right|0,115|| align=right|21,39|| align=right|5,735||MBA||3. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(60050)||1999 TJ106|| align=right|14,3|| align=right|3,187|| align=right|0,089|| align=right|18,85|| align=right|5,689||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(60051)||1999 TN106|| align=right|14,2|| align=right|3,114|| align=right|0,154|| align=right|21,47|| align=right|5,494||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(60052)||1999 TM107|| align=right|13,8|| align=right|3,059|| align=right|0,071|| align=right|8,46|| align=right|5,349||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(60053)||1999 TB109|| align=right|14,0|| align=right|3,120|| align=right|0,035|| align=right|15,07|| align=right|5,511||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(60054)||1999 TF110|| align=right|15,4|| align=right|2,198|| align=right|0,154|| align=right|3,92|| align=right|3,259||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(60055)||1999 TB112|| align=right|15,4|| align=right|2,770|| align=right|0,089|| align=right|2,91|| align=right|4,609||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(60056)||1999 TG116|| align=right|15,5|| align=right|3,056|| align=right|0,216|| align=right|1,11|| align=right|5,342||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(60057)||1999 TZ117|| align=right|13,9|| align=right|3,107|| align=right|0,132|| align=right|13,19|| align=right|5,477||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(60058)||1999 TE118|| align=right|16,3|| align=right|2,760|| align=right|0,033|| align=right|3,53|| align=right|4,586||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(60059)||1999 TG118|| align=right|15,8|| align=right|2,287|| align=right|0,150|| align=right|4,68|| align=right|3,458||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(60060)||1999 TS118|| align=right|15,3|| align=right|2,738|| align=right|0,072|| align=right|4,45|| align=right|4,529||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(60061)||1999 TY118|| align=right|16,4|| align=right|2,214|| align=right|0,116|| align=right|2,06|| align=right|3,293||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(60062)||1999 TE119|| align=right|14,6|| align=right|3,148|| align=right|0,184|| align=right|2,25|| align=right|5,585||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(60063)||1999 TN121|| align=right|14,8|| align=right|2,962|| align=right|0,215|| align=right|8,46|| align=right|5,098||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(60064)||1999 TG123|| align=right|15,3|| align=right|2,839|| align=right|0,033|| align=right|2,90|| align=right|4,782||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(60065)||1999 TR123|| align=right|14,6|| align=right|3,168|| align=right|0,191|| align=right|13,43|| align=right|5,637||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(60066)||1999 TM124|| align=right|15,3|| align=right|3,087|| align=right|0,175|| align=right|2,42|| align=right|5,423||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(60067)||1999 TH126|| align=right|15,5|| align=right|3,064|| align=right|0,164|| align=right|4,32|| align=right|5,362||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(60068)||1999 TN127|| align=right|14,7|| align=right|3,098|| align=right|0,121|| align=right|2,14|| align=right|5,452||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(60069)||1999 TK129|| align=right|15,8|| align=right|2,899|| align=right|0,163|| align=right|8,78|| align=right|4,935||MBA||6. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(60070)||1999 TY129|| align=right|17,4|| align=right|2,354|| align=right|0,195|| align=right|1,75|| align=right|3,612||MBA||6. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(60071)||1999 TY131|| align=right|16,1|| align=right|2,867|| align=right|0,102|| align=right|1,05|| align=right|4,854||MBA||6. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(60072)||1999 TN132|| align=right|18,0|| align=right|2,360|| align=right|0,161|| align=right|2,53|| align=right|3,624||MBA||6. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(60073)||1999 TQ135|| align=right|14,9|| align=right|3,012|| align=right|0,072|| align=right|1,48|| align=right|5,226||MBA||6. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(60074)||1999 TV137|| align=right|16,5|| align=right|2,513|| align=right|0,070|| align=right|2,06|| align=right|3,984||MBA||6. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(60075)||1999 TZ142|| align=right|15,5|| align=right|2,950|| align=right|0,160|| align=right|13,52|| align=right|5,066||MBA||7. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(60076)||1999 TC143|| align=right|14,9|| align=right|2,418|| align=right|0,168|| align=right|2,85|| align=right|3,759||MBA||7. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(60077)||1999 TZ143|| align=right|14,9|| align=right|3,008|| align=right|0,111|| align=right|15,01|| align=right|5,216||MBA||7. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(60078)||1999 TS146|| align=right|14,4|| align=right|3,124|| align=right|0,031|| align=right|10,29|| align=right|5,520||MBA||7. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(60079)||1999 TB147|| align=right|14,9|| align=right|3,110|| align=right|0,098|| align=right|11,45|| align=right|5,483||MBA||7. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(60080)||1999 TG149|| align=right|14,2|| align=right|3,224|| align=right|0,139|| align=right|13,14|| align=right|5,789||MBA||7. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(60081)||1999 TV149|| align=right|16,1|| align=right|2,727|| align=right|0,056|| align=right|4,15|| align=right|4,503||MBA||7. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(60082)||1999 TL150|| align=right|15,2|| align=right|2,780|| align=right|0,048|| align=right|3,83|| align=right|4,634||MBA||7. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(60083)||1999 TG151|| align=right|14,9|| align=right|2,930|| align=right|0,087|| align=right|4,90|| align=right|5,015||MBA||7. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(60084)||1999 TT151|| align=right|15,6|| align=right|2,778|| align=right|0,040|| align=right|2,82|| align=right|4,630||MBA||7. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(60085)||1999 TA152|| align=right|14,9|| align=right|3,068|| align=right|0,219|| align=right|13,11|| align=right|5,373||MBA||7. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(60086)||1999 TC152|| align=right|16,1|| align=right|2,385|| align=right|0,122|| align=right|6,29|| align=right|3,682||MBA||7. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(60087)||1999 TY152|| align=right|15,1|| align=right|2,970|| align=right|0,104|| align=right|10,04|| align=right|5,117||MBA||7. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(60088)||1999 TR153|| align=right|15,4|| align=right|3,061|| align=right|0,230|| align=right|3,11|| align=right|5,355||MBA||7. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(60089)||1999 TK154|| align=right|15,2|| align=right|2,926|| align=right|0,153|| align=right|8,73|| align=right|5,003||MBA||7. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(60090)||1999 TC156|| align=right|16,7|| align=right|2,263|| align=right|0,126|| align=right|5,34|| align=right|3,405||MBA||7. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(60091)||1999 TG156|| align=right|14,8|| align=right|2,698|| align=right|0,114|| align=right|4,15|| align=right|4,430||MBA||7. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(60092)||1999 TJ157|| align=right|14,5|| align=right|3,034|| align=right|0,055|| align=right|1,72|| align=right|5,283||MBA||9. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(60093)||1999 TR157|| align=right|14,7|| align=right|3,253|| align=right|0,017|| align=right|8,10|| align=right|5,866||MBA||9. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(60094)||1999 TQ161|| align=right|15,6|| align=right|2,944|| align=right|0,067|| align=right|2,99|| align=right|5,051||MBA||9. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(60095)||1999 TX162|| align=right|14,9|| align=right|3,155|| align=right|0,115|| align=right|4,17|| align=right|5,602||MBA||9. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(60096)||1999 TG166|| align=right|16,0|| align=right|2,292|| align=right|0,150|| align=right|9,44|| align=right|3,469||MBA||10. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(60097)||1999 TZ166|| align=right|16,0|| align=right|2,349|| align=right|0,222|| align=right|4,45|| align=right|3,601||MBA||10. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(60098)||1999 TM170|| align=right|15,0|| align=right|2,887|| align=right|0,082|| align=right|11,64|| align=right|4,906||MBA||10. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(60099)||1999 TW173|| align=right|14,9|| align=right|2,702|| align=right|0,105|| align=right|3,06|| align=right|4,441||MBA||10. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(60100)||1999 TV175|| align=right|15,9|| align=right|2,805|| align=right|0,034|| align=right|2,91|| align=right|4,698||MBA||10. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(60101)||1999 TJ176|| align=right|15,0|| align=right|3,057|| align=right|0,110|| align=right|1,51|| align=right|5,344||MBA||10. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(60102)||1999 TY182|| align=right|16,7|| align=right|2,214|| align=right|0,215|| align=right|3,42|| align=right|3,294||MBA||11. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(60103)||1999 TP187|| align=right|14,3|| align=right|3,052|| align=right|0,051|| align=right|14,53|| align=right|5,331||MBA||12. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(60104)||1999 TZ194|| align=right|15,2|| align=right|2,985|| align=right|0,095|| align=right|1,47|| align=right|5,157||MBA||12. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(60105)||1999 TJ197|| align=right|16,4|| align=right|2,338|| align=right|0,091|| align=right|2,97|| align=right|3,574||MBA||12. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(60106)||1999 TT201|| align=right|15,3|| align=right|2,722|| align=right|0,064|| align=right|6,47|| align=right|4,491||MBA||13. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(60107)||1999 TY201|| align=right|14,4|| align=right|3,358|| align=right|0,063|| align=right|13,53|| align=right|6,152||MBA||13. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(60108)||1999 TF205|| align=right|15,0|| align=right|3,115|| align=right|0,082|| align=right|10,94|| align=right|5,497||MBA||13. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(60109)||1999 TO212|| align=right|14,6|| align=right|3,109|| align=right|0,141|| align=right|3,61|| align=right|5,480||MBA||15. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(60110)||1999 TB213|| align=right|14,7|| align=right|2,814|| align=right|0,089|| align=right|3,29|| align=right|4,720||MBA||15. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(60111)||1999 TL213|| align=right|15,1|| align=right|3,069|| align=right|0,105|| align=right|10,18|| align=right|5,374||MBA||15. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(60112)||1999 TZ216|| align=right|17,3|| align=right|2,121|| align=right|0,165|| align=right|1,93|| align=right|3,089||MBA||15. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(60113)||1999 TB217|| align=right|15,5|| align=right|2,659|| align=right|0,103|| align=right|10,83|| align=right|4,335||MBA||15. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(60114)||1999 TD222|| align=right|14,7|| align=right|3,111|| align=right|0,119|| align=right|14,11|| align=right|5,486||MBA||2. října 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(60115)||1999 TK222|| align=right|14,4|| align=right|2,966|| align=right|0,111|| align=right|9,09|| align=right|5,108||MBA||2. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(60116)||1999 TW222|| align=right|14,1|| align=right|2,995|| align=right|0,074|| align=right|11,18|| align=right|5,183||MBA||2. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(60117)||1999 TZ222|| align=right|14,6|| align=right|3,099|| align=right|0,065|| align=right|9,31|| align=right|5,455||MBA||3. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(60118)||1999 TQ223|| align=right|16,8|| align=right|2,235|| align=right|0,140|| align=right|4,89|| align=right|3,341||MBA||2. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(60119)||1999 TU223|| align=right|15,5|| align=right|2,670|| align=right|0,250|| align=right|12,81|| align=right|4,363||MBA||2. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(60120)||1999 TW227|| align=right|15,8|| align=right|3,036|| align=right|0,114|| align=right|1,33|| align=right|5,288||MBA||1. října 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(60121)||1999 TE235|| align=right|15,6|| align=right|2,425|| align=right|0,109|| align=right|2,72|| align=right|3,776||MBA||3. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(60122)||1999 TU239|| align=right|14,5|| align=right|3,086|| align=right|0,088|| align=right|10,65|| align=right|5,419||MBA||4. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(60123)||1999 TU240|| align=right|14,3|| align=right|3,157|| align=right|0,150|| align=right|6,23|| align=right|5,609||MBA||4. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(60124)||1999 TG243|| align=right|14,1|| align=right|3,138|| align=right|0,203|| align=right|18,94|| align=right|5,559||MBA||5. října 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(60125)||1999 TW246|| align=right|15,5|| align=right|2,950|| align=right|0,044|| align=right|1,59|| align=right|5,065||MBA||6. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(60126)||1999 TU251|| align=right|15,5|| align=right|2,782|| align=right|0,024|| align=right|4,45|| align=right|4,638||MBA||7. října 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(60127)||1999 TQ254|| align=right|13,9|| align=right|3,194|| align=right|0,089|| align=right|14,65|| align=right|5,709||MBA||8. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(60128)||1999 TS254|| align=right|13,8|| align=right|3,237|| align=right|0,057|| align=right|16,74|| align=right|5,824||MBA||8. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(60129)||1999 TG256|| align=right|15,4|| align=right|3,101|| align=right|0,096|| align=right|11,25|| align=right|5,459||MBA||9. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(60130)||1999 TP256|| align=right|15,5|| align=right|3,017|| align=right|0,080|| align=right|1,98|| align=right|5,240||MBA||9. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(60131)||1999 TY256|| align=right|15,2|| align=right|3,114|| align=right|0,061|| align=right|4,73|| align=right|5,495||MBA||9. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(60132)||1999 TN259|| align=right|15,0|| align=right|3,235|| align=right|0,117|| align=right|2,37|| align=right|5,818||MBA||9. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(60133)||1999 TM266|| align=right|14,8|| align=right|2,675|| align=right|0,048|| align=right|13,70|| align=right|4,374||MBA||3. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(60134)||1999 TO272|| align=right|15,4|| align=right|3,046|| align=right|0,086|| align=right|9,38|| align=right|5,316||MBA||3. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(60135)||1999 TS279|| align=right|14,6|| align=right|3,203|| align=right|0,132|| align=right|1,28|| align=right|5,730||MBA||7. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(60136)||1999 TV279|| align=right|14,5|| align=right|3,235|| align=right|0,154|| align=right|2,05|| align=right|5,817||MBA||7. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(60137)||1999 TC280|| align=right|14,5|| align=right|3,197|| align=right|0,154|| align=right|2,55|| align=right|5,715||MBA||7. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(60138)||1999 TV280|| align=right|16,7|| align=right|2,338|| align=right|0,197|| align=right|3,36|| align=right|3,574||MBA||8. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(60139)||1999 TP285|| align=right|16,9|| align=right|2,141|| align=right|0,101|| align=right|4,54|| align=right|3,132||MBA||9. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(60140)||1999 TA288|| align=right|15,8|| align=right|3,006|| align=right|0,105|| align=right|2,62|| align=right|5,212||MBA||10. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(60141)||1999 TE290|| align=right|14,0|| align=right|3,120|| align=right|0,220|| align=right|15,78|| align=right|5,510||MBA||10. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(60142)||1999 TS290|| align=right|14,5|| align=right|3,171|| align=right|0,090|| align=right|10,52|| align=right|5,646||MBA||10. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(60143)||1999 TV292|| align=right|14,9|| align=right|3,095|| align=right|0,125|| align=right|6,83|| align=right|5,444||MBA||12. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(60144)||1999 TN293|| align=right|15,7|| align=right|2,578|| align=right|0,145|| align=right|7,98|| align=right|4,139||MBA||12. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(60145)||1999 TB313|| align=right|17,6|| align=right|2,292|| align=right|0,110|| align=right|2,18|| align=right|3,469||MBA||8. října 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(60146)||1999 TF316|| align=right|15,6|| align=right|2,557|| align=right|0,155|| align=right|5,15|| align=right|4,089||MBA||10. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(60147)||1999 TC320|| align=right|14,2|| align=right|3,099|| align=right|0,098|| align=right|8,62|| align=right|5,454||MBA||10. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(60148)||1999 US1|| align=right|15,9|| align=right|2,944|| align=right|0,048|| align=right|0,97|| align=right|5,050||MBA||16. října 1999||Ondřejov||P. Kušnirák; P. Pravec
|-
|(60149)||1999 UC2|| align=right|15,1|| align=right|2,925|| align=right|0,076|| align=right|2,40|| align=right|5,003||MBA||16. října 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(60150)||1999 UY2|| align=right|16,9|| align=right|2,194|| align=right|0,156|| align=right|4,38|| align=right|3,250||MBA||19. října 1999||Ondřejov||P. Pravec; P. Kušnirák
|-
|(60151)||1999 UZ6|| align=right|16,3|| align=right|2,235|| align=right|0,208|| align=right|6,00|| align=right|3,341||MBA||29. října 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(60152)||1999 UG13|| align=right|14,1|| align=right|3,059|| align=right|0,061|| align=right|9,49|| align=right|5,351||MBA||29. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(60153)||1999 UV13|| align=right|14,1|| align=right|3,160|| align=right|0,143|| align=right|4,21|| align=right|5,616||MBA||29. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(60154)||1999 UB14|| align=right|17,1|| align=right|2,348|| align=right|0,223|| align=right|3,37|| align=right|3,597||MBA||29. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(60155)||1999 UJ17|| align=right|15,0|| align=right|3,137|| align=right|0,073|| align=right|5,28|| align=right|5,555||MBA||29. října 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(60156)||1999 UK18|| align=right|15,7|| align=right|2,737|| align=right|0,078|| align=right|2,59|| align=right|4,527||MBA||30. října 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(60157)||1999 UT23|| align=right|13,9|| align=right|3,130|| align=right|0,192|| align=right|15,25|| align=right|5,537||MBA||28. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(60158)||1999 UH24|| align=right|13,7|| align=right|3,259|| align=right|0,036|| align=right|15,06|| align=right|5,884||MBA||28. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(60159)||1999 UL24|| align=right|15,3|| align=right|2,682|| align=right|0,220|| align=right|9,29|| align=right|4,392||MBA||28. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(60160)||1999 UQ25|| align=right|14,0|| align=right|2,755|| align=right|0,143|| align=right|4,01|| align=right|4,571||MBA||29. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(60161)||1999 UZ25|| align=right|16,3|| align=right|2,190|| align=right|0,157|| align=right|2,72|| align=right|3,240||MBA||30. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(60162)||1999 UE26|| align=right|14,2|| align=right|3,063|| align=right|0,144|| align=right|9,93|| align=right|5,359||MBA||30. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(60163)||1999 UE28|| align=right|14,9|| align=right|3,199|| align=right|0,115|| align=right|5,03|| align=right|5,720||MBA||30. října 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(60164)||1999 UF28|| align=right|15,6|| align=right|2,928|| align=right|0,052|| align=right|1,85|| align=right|5,009||MBA||30. října 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(60165)||1999 UZ30|| align=right|14,9|| align=right|3,260|| align=right|0,161|| align=right|2,60|| align=right|5,886||MBA||31. října 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(60166)||1999 UC31|| align=right|15,7|| align=right|3,241|| align=right|0,137|| align=right|2,70|| align=right|5,834||MBA||31. října 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(60167)||1999 UN33|| align=right|14,2|| align=right|2,793|| align=right|0,147|| align=right|7,10|| align=right|4,666||MBA||31. října 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(60168)||1999 UV41|| align=right|15,1|| align=right|2,731|| align=right|0,037|| align=right|5,07|| align=right|4,512||MBA||19. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(60169)||1999 UH44|| align=right|15,8|| align=right|2,272|| align=right|0,052|| align=right|7,41|| align=right|3,423||MBA||29. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(60170)||1999 US45|| align=right|15,7|| align=right|2,360|| align=right|0,041|| align=right|6,49|| align=right|3,625||MBA||31. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(60171)||1999 UP47|| align=right|14,6|| align=right|2,980|| align=right|0,072|| align=right|7,83|| align=right|5,142||MBA||30. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(60172)||1999 UY48|| align=right|14,7|| align=right|3,159|| align=right|0,063|| align=right|15,60|| align=right|5,614||MBA||31. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(60173)||1999 UV50|| align=right|15,5|| align=right|2,781|| align=right|0,039|| align=right|7,38|| align=right|4,637||MBA||30. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(60174)||1999 UV56|| align=right|14,9|| align=right|3,095|| align=right|0,150|| align=right|3,05|| align=right|5,444||MBA||29. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(60175)||1999 VQ1|| align=right|14,4|| align=right|3,154|| align=right|0,207|| align=right|15,99|| align=right|5,600||MBA||3. listopadu 1999||Starkenburg||Starkenburg
|-
|(60176)||1999 VY5|| align=right|16,2|| align=right|2,248|| align=right|0,143|| align=right|8,57|| align=right|3,370||MBA||5. listopadu 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(60177)||1999 VU6|| align=right|15,1|| align=right|2,299|| align=right|0,102|| align=right|2,37|| align=right|3,485||MBA||8. listopadu 1999||Baton Rouge||Cooney Jr.; W. R.
|-
|(60178)||1999 VY6|| align=right|15,3|| align=right|2,517|| align=right|0,207|| align=right|13,63|| align=right|3,993||MBA||8. listopadu 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(60179)||1999 VE7|| align=right|15,0|| align=right|3,078|| align=right|0,171|| align=right|2,58|| align=right|5,400||MBA||7. listopadu 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(60180)||1999 VK8|| align=right|15,3|| align=right|3,095|| align=right|0,184|| align=right|1,08|| align=right|5,444||MBA||8. listopadu 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(60181)||1999 VV9|| align=right|13,8|| align=right|3,106|| align=right|0,215|| align=right|17,85|| align=right|5,473||MBA||9. listopadu 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(60182)||1999 VS10|| align=right|13,8|| align=right|2,359|| align=right|0,104|| align=right|7,46|| align=right|3,623||MBA||9. listopadu 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(60183)||1999 VR11|| align=right|15,2|| align=right|2,896|| align=right|0,083|| align=right|3,18|| align=right|4,927||MBA||5. listopadu 1999||Monte Agliale||M. M. M. Santangelo
|-
|(60184)||1999 VM16|| align=right|15,7|| align=right|2,738|| align=right|0,070|| align=right|12,68|| align=right|4,530||MBA||2. listopadu 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(60185)||1999 VY21|| align=right|15,9|| align=right|2,244|| align=right|0,088|| align=right|2,35|| align=right|3,361||MBA||12. listopadu 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(60186) Las Cruces||1999 VH22|| align=right|13,0|| align=right|3,166|| align=right|0,189|| align=right|14,83|| align=right|5,632||MBA||13. listopadu 1999||Jornada||D. S. Dixon; J. Stevens
|-
|(60187)||1999 VL23|| align=right|15,3|| align=right|2,264|| align=right|0,265|| align=right|23,61|| align=right|3,406||MBA||14. listopadu 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(60188)||1999 VH25|| align=right|15,3|| align=right|2,332|| align=right|0,171|| align=right|3,25|| align=right|3,561||MBA||13. listopadu 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(60189)||1999 VM27|| align=right|13,6|| align=right|3,113|| align=right|0,116|| align=right|13,23|| align=right|5,491||MBA||3. listopadu 1999||Catalina||CSS
|-
|(60190)||1999 VG31|| align=right|14,2|| align=right|3,105|| align=right|0,022|| align=right|10,31|| align=right|5,470||MBA||3. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(60191)||1999 VP35|| align=right|15,2|| align=right|2,457|| align=right|0,083|| align=right|5,92|| align=right|3,851||MBA||3. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(60192)||1999 VU42|| align=right|16,7|| align=right|2,303|| align=right|0,212|| align=right|4,18|| align=right|3,494||MBA||4. listopadu 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(60193)||1999 VJ43|| align=right|15,9|| align=right|2,281|| align=right|0,111|| align=right|5,96|| align=right|3,445||MBA||1. listopadu 1999||Catalina||CSS
|-
|(60194)||1999 VU43|| align=right|15,5|| align=right|3,122|| align=right|0,271|| align=right|1,36|| align=right|5,516||MBA||1. listopadu 1999||Catalina||CSS
|-
|(60195)||1999 VM44|| align=right|15,3|| align=right|2,716|| align=right|0,056|| align=right|4,47|| align=right|4,475||MBA||3. listopadu 1999||Catalina||CSS
|-
|(60196)||1999 VG52|| align=right|15,5|| align=right|2,782|| align=right|0,076|| align=right|3,31|| align=right|4,640||MBA||3. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(60197)||1999 VO52|| align=right|14,2|| align=right|2,571|| align=right|0,194|| align=right|11,74|| align=right|4,121||MBA||3. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(60198)||1999 VT54|| align=right|15,4|| align=right|2,728|| align=right|0,037|| align=right|9,61|| align=right|4,505||MBA||4. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(60199)||1999 VF56|| align=right|16,6|| align=right|2,380|| align=right|0,206|| align=right|2,13|| align=right|3,672||MBA||4. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(60200)||1999 VV56|| align=right|15,3|| align=right|3,067|| align=right|0,291|| align=right|2,68|| align=right|5,370||MBA||4. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(60201)||1999 VD58|| align=right|15,2|| align=right|2,813|| align=right|0,120|| align=right|5,20|| align=right|4,718||MBA||4. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(60202)||1999 VU58|| align=right|13,8|| align=right|3,165|| align=right|0,168|| align=right|11,31|| align=right|5,629||MBA||4. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(60203)||1999 VK59|| align=right|17,3|| align=right|2,286|| align=right|0,143|| align=right|0,87|| align=right|3,455||MBA||4. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(60204)||1999 VO63|| align=right|14,1|| align=right|2,921|| align=right|0,071|| align=right|0,89|| align=right|4,992||MBA||4. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(60205)||1999 VS64|| align=right|14,8|| align=right|3,225|| align=right|0,093|| align=right|5,39|| align=right|5,792||MBA||4. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(60206)||1999 VZ68|| align=right|17,1|| align=right|2,281|| align=right|0,153|| align=right|4,66|| align=right|3,445||MBA||4. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(60207)||1999 VA69|| align=right|15,4|| align=right|2,899|| align=right|0,058|| align=right|2,53|| align=right|4,935||MBA||4. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(60208)||1999 VQ72|| align=right|13,9|| align=right|3,179|| align=right|0,148|| align=right|4,50|| align=right|5,667||MBA||15. listopadu 1999||Ondřejov||P. Pravec
|-
|(60209)||1999 VR75|| align=right|16,3|| align=right|2,588|| align=right|0,149|| align=right|1,13|| align=right|4,162||MBA||5. listopadu 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(60210)||1999 VN76|| align=right|16,2|| align=right|2,352|| align=right|0,171|| align=right|3,09|| align=right|3,607||MBA||5. listopadu 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(60211)||1999 VX77|| align=right|16,8|| align=right|2,341|| align=right|0,107|| align=right|2,61|| align=right|3,581||MBA||3. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(60212)||1999 VB79|| align=right|14,3|| align=right|3,144|| align=right|0,013|| align=right|7,96|| align=right|5,573||MBA||4. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(60213)||1999 VE79|| align=right|15,7|| align=right|2,376|| align=right|0,064|| align=right|5,49|| align=right|3,661||MBA||4. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(60214)||1999 VO81|| align=right|14,5|| align=right|3,023|| align=right|0,227|| align=right|13,91|| align=right|5,256||MBA||5. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(60215)||1999 VQ81|| align=right|15,7|| align=right|2,344|| align=right|0,209|| align=right|4,34|| align=right|3,589||MBA||5. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(60216)||1999 VG82|| align=right|16,8|| align=right|2,357|| align=right|0,317|| align=right|4,34|| align=right|3,617||MBA||5. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(60217)||1999 VC89|| align=right|16,1|| align=right|2,398|| align=right|0,085|| align=right|3,26|| align=right|3,713||MBA||4. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(60218)||1999 VP92|| align=right|14,6|| align=right|3,134|| align=right|0,164|| align=right|3,38|| align=right|5,547||MBA||9. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(60219)||1999 VY93|| align=right|16,2|| align=right|3,023|| align=right|0,071|| align=right|3,32|| align=right|5,255||MBA||9. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(60220)||1999 VA95|| align=right|16,4|| align=right|2,528|| align=right|0,074|| align=right|3,48|| align=right|4,018||MBA||9. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(60221)||1999 VY96|| align=right|16,4|| align=right|2,759|| align=right|0,096|| align=right|2,45|| align=right|4,581||MBA||9. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(60222)||1999 VB115|| align=right|13,9|| align=right|3,071|| align=right|0,082|| align=right|8,88|| align=right|5,380||MBA||9. listopadu 1999||Catalina||CSS
|-
|(60223)||1999 VD118|| align=right|16,0|| align=right|2,833|| align=right|0,064|| align=right|2,91|| align=right|4,768||MBA||9. listopadu 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(60224)||1999 VE118|| align=right|16,5|| align=right|2,557|| align=right|0,252|| align=right|4,08|| align=right|4,087||MBA||9. listopadu 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(60225)||1999 VK122|| align=right|17,1|| align=right|2,176|| align=right|0,154|| align=right|8,02|| align=right|3,209||MBA||4. listopadu 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(60226)||1999 VF126|| align=right|16,1|| align=right|2,740|| align=right|0,010|| align=right|2,78|| align=right|4,536||MBA||9. listopadu 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(60227)||1999 VD133|| align=right|14,8|| align=right|3,075|| align=right|0,141|| align=right|11,13|| align=right|5,392||MBA||10. listopadu 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(60228)||1999 VL145|| align=right|14,7|| align=right|2,996|| align=right|0,116|| align=right|9,96|| align=right|5,185||MBA||9. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(60229)||1999 VZ145|| align=right|17,7|| align=right|2,269|| align=right|0,034|| align=right|3,34|| align=right|3,417||MBA||12. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(60230)||1999 VD146|| align=right|16,3|| align=right|2,533|| align=right|0,129|| align=right|13,37|| align=right|4,031||MBA||12. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(60231)||1999 VK148|| align=right|15,8|| align=right|2,933|| align=right|0,133|| align=right|2,12|| align=right|5,022||MBA||14. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(60232)||1999 VL148|| align=right|14,4|| align=right|3,959|| align=right|0,214|| align=right|8,16|| align=right|7,876||HLD||14. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(60233)||1999 VZ153|| align=right|15,2|| align=right|2,698|| align=right|0,178|| align=right|12,16|| align=right|4,430||MBA||13. listopadu 1999||Catalina||CSS
|-
|(60234)||1999 VK157|| align=right|17,4|| align=right|1,939|| align=right|0,122|| align=right|20,30|| align=right|2,700||MBA||14. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(60235)||1999 VO163|| align=right|13,5|| align=right|3,498|| align=right|0,085|| align=right|10,38|| align=right|6,543||MBA||14. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(60236)||1999 VH165|| align=right|15,7|| align=right|3,062|| align=right|0,043|| align=right|4,11|| align=right|5,357||MBA||14. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(60237)||1999 VS167|| align=right|16,5|| align=right|2,347|| align=right|0,133|| align=right|4,53|| align=right|3,594||MBA||14. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(60238)||1999 VQ174|| align=right|16,2|| align=right|2,528|| align=right|0,137|| align=right|11,22|| align=right|4,018||MBA||1. listopadu 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(60239)||1999 VE176|| align=right|16,3|| align=right|2,251|| align=right|0,129|| align=right|7,10|| align=right|3,377||MBA||2. listopadu 1999||Catalina||CSS
|-
|(60240)||1999 VO178|| align=right|15,4|| align=right|2,751|| align=right|0,049|| align=right|7,57|| align=right|4,562||MBA||6. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(60241)||1999 VJ180|| align=right|15,8|| align=right|2,268|| align=right|0,236|| align=right|6,71|| align=right|3,415||MBA||6. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(60242)||1999 VJ184|| align=right|15,5|| align=right|2,685|| align=right|0,074|| align=right|4,05|| align=right|4,400||MBA||15. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(60243)||1999 VM184|| align=right|15,3|| align=right|2,645|| align=right|0,077|| align=right|5,64|| align=right|4,301||MBA||15. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(60244)||1999 VN186|| align=right|16,9|| align=right|2,284|| align=right|0,122|| align=right|7,69|| align=right|3,452||MBA||15. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(60245)||1999 VA190|| align=right|16,0|| align=right|2,320|| align=right|0,062|| align=right|6,12|| align=right|3,532||MBA||15. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(60246)||1999 VP190|| align=right|15,5|| align=right|2,377|| align=right|0,142|| align=right|5,91|| align=right|3,664||MBA||15. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(60247)||1999 VW193|| align=right|15,6|| align=right|2,670|| align=right|0,110|| align=right|12,23|| align=right|4,363||MBA||3. listopadu 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(60248)||1999 VW197|| align=right|15,4|| align=right|2,444|| align=right|0,204|| align=right|11,76|| align=right|3,821||MBA||3. listopadu 1999||Catalina||CSS
|-
|(60249)||1999 VC199|| align=right|13,8|| align=right|3,219|| align=right|0,105|| align=right|18,17|| align=right|5,775||MBA||4. listopadu 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(60250)||1999 VO200|| align=right|14,9|| align=right|3,128|| align=right|0,125|| align=right|17,66|| align=right|5,530||MBA||6. listopadu 1999||Catalina||CSS
|-
|(60251)||1999 VO202|| align=right|15,1|| align=right|3,120|| align=right|0,172|| align=right|15,76|| align=right|5,509||MBA||5. listopadu 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(60252)||1999 VP204|| align=right|16,3|| align=right|2,518|| align=right|0,134|| align=right|1,78|| align=right|3,995||MBA||9. listopadu 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(60253)||1999 VB225|| align=right|14,6|| align=right|3,082|| align=right|0,171|| align=right|6,52|| align=right|5,410||MBA||5. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(60254)||1999 VO226|| align=right|14,6|| align=right|3,118|| align=right|0,090|| align=right|13,39|| align=right|5,504||MBA||13. listopadu 1999||Catalina||CSS
|-
|(60255)||1999 WO4|| align=right|15,4|| align=right|2,284|| align=right|0,156|| align=right|4,05|| align=right|3,452||MBA||28. listopadu 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(60256)||1999 WB20|| align=right|15,3|| align=right|3,168|| align=right|0,028|| align=right|9,95|| align=right|5,639||MBA||16. listopadu 1999||Catalina||CSS
|-
|(60257)||1999 WB25|| align=right|13,4|| align=right|5,076|| align=right|0,034|| align=right|2,28|| align=right|11,44||JUT||28. listopadu 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(60258)||1999 XL4|| align=right|14,2|| align=right|3,120|| align=right|0,171|| align=right|6,08|| align=right|5,509||MBA||4. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(60259)||1999 XY5|| align=right|15,4|| align=right|2,288|| align=right|0,188|| align=right|3,59|| align=right|3,459||MBA||4. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(60260)||1999 XO6|| align=right|16,4|| align=right|2,379|| align=right|0,065|| align=right|5,39|| align=right|3,668||MBA||4. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(60261)||1999 XC14|| align=right|15,9|| align=right|3,093|| align=right|0,085|| align=right|10,67|| align=right|5,440||MBA||5. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(60262)||1999 XB18|| align=right|13,5|| align=right|2,972|| align=right|0,123|| align=right|10,96|| align=right|5,123||MBA||3. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(60263)||1999 XB20|| align=right|14,2|| align=right|2,633|| align=right|0,196|| align=right|13,59|| align=right|4,273||MBA||5. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(60264)||1999 XX21|| align=right|15,4|| align=right|2,607|| align=right|0,216|| align=right|3,40|| align=right|4,208||MBA||5. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(60265)||1999 XY22|| align=right|13,8|| align=right|3,148|| align=right|0,211|| align=right|6,38|| align=right|5,584||MBA||6. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(60266)||1999 XB25|| align=right|13,3|| align=right|3,388|| align=right|0,064|| align=right|12,60|| align=right|6,234||MBA||6. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(60267)||1999 XF27|| align=right|14,4|| align=right|3,001|| align=right|0,041|| align=right|11,09|| align=right|5,198||MBA||6. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(60268)||1999 XU38|| align=right|13,7|| align=right|3,243|| align=right|0,062|| align=right|13,46|| align=right|5,839||MBA||6. prosince 1999||Farpoint||G. Hug; G. Bell
|-
|(60269)||1999 XN46|| align=right|16,4|| align=right|2,301|| align=right|0,131|| align=right|5,61|| align=right|3,489||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(60270)||1999 XJ54|| align=right|16,3|| align=right|2,278|| align=right|0,105|| align=right|6,90|| align=right|3,438||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(60271)||1999 XN56|| align=right|16,6|| align=right|2,251|| align=right|0,218|| align=right|1,71|| align=right|3,376||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(60272)||1999 XT64|| align=right|16,8|| align=right|2,177|| align=right|0,193|| align=right|2,70|| align=right|3,212||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(60273)||1999 XM70|| align=right|16,4|| align=right|2,588|| align=right|0,151|| align=right|4,28|| align=right|4,163||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(60274)||1999 XJ82|| align=right|16,4|| align=right|2,603|| align=right|0,057|| align=right|3,81|| align=right|4,200||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(60275)||1999 XH85|| align=right|15,4|| align=right|2,349|| align=right|0,144|| align=right|5,58|| align=right|3,600||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(60276)||1999 XL85|| align=right|16,7|| align=right|2,232|| align=right|0,138|| align=right|6,59|| align=right|3,333||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(60277)||1999 XH89|| align=right|15,2|| align=right|2,612|| align=right|0,113|| align=right|4,30|| align=right|4,220||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(60278)||1999 XE91|| align=right|16,5|| align=right|2,332|| align=right|0,107|| align=right|3,18|| align=right|3,560||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(60279)||1999 XQ92|| align=right|15,7|| align=right|2,459|| align=right|0,123|| align=right|5,45|| align=right|3,855||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(60280)||1999 XZ94|| align=right|15,6|| align=right|2,607|| align=right|0,191|| align=right|4,59|| align=right|4,207||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(60281)||1999 XF95|| align=right|16,7|| align=right|2,375|| align=right|0,141|| align=right|2,66|| align=right|3,660||MBA||7. prosince 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(60282)||1999 XK96|| align=right|16,2|| align=right|2,422|| align=right|0,134|| align=right|3,08|| align=right|3,769||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(60283)||1999 XB101|| align=right|15,6|| align=right|2,315|| align=right|0,046|| align=right|5,16|| align=right|3,522||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(60284)||1999 XY102|| align=right|15,3|| align=right|2,608|| align=right|0,110|| align=right|13,60|| align=right|4,211||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(60285)||1999 XR106|| align=right|15,5|| align=right|2,415|| align=right|0,101|| align=right|5,46|| align=right|3,753||MBA||4. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(60286)||1999 XG107|| align=right|14,4|| align=right|3,087|| align=right|0,056|| align=right|5,34|| align=right|5,424||MBA||4. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(60287)||1999 XV111|| align=right|15,9|| align=right|2,291|| align=right|0,230|| align=right|3,31|| align=right|3,468||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(60288)||1999 XW114|| align=right|12,1|| align=right|3,046|| align=right|0,074|| align=right|23,34|| align=right|5,314||MBA||11. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(60289)||1999 XS125|| align=right|14,8|| align=right|3,054|| align=right|0,088|| align=right|9,89|| align=right|5,337||MBA||7. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(60290)||1999 XJ127|| align=right|14,0|| align=right|2,945|| align=right|0,186|| align=right|14,38|| align=right|5,053||MBA||9. prosince 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(60291)||1999 XV140|| align=right|16,1|| align=right|2,485|| align=right|0,153|| align=right|7,39|| align=right|3,917||MBA||2. prosince 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(60292)||1999 XO143|| align=right|15,5|| align=right|2,239|| align=right|0,190|| align=right|8,69|| align=right|3,349||MBA||14. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(60293)||1999 XZ148|| align=right|16,3|| align=right|2,330|| align=right|0,083|| align=right|2,95|| align=right|3,556||MBA||8. prosince 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(60294)||1999 XZ152|| align=right|16,9|| align=right|2,291|| align=right|0,089|| align=right|6,28|| align=right|3,467||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(60295)||1999 XL154|| align=right|15,7|| align=right|2,530|| align=right|0,083|| align=right|14,73|| align=right|4,023||MBA||8. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(60296)||1999 XF156|| align=right|16,4|| align=right|2,545|| align=right|0,118|| align=right|3,06|| align=right|4,060||MBA||8. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(60297)||1999 XD157|| align=right|16,2|| align=right|2,339|| align=right|0,096|| align=right|3,97|| align=right|3,576||MBA||8. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(60298)||1999 XF168|| align=right|14,7|| align=right|2,375|| align=right|0,143|| align=right|5,67|| align=right|3,659||MBA||10. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(60299)||1999 XX174|| align=right|16,1|| align=right|2,648|| align=right|0,125|| align=right|5,27|| align=right|4,309||MBA||10. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(60300)||1999 XV176|| align=right|13,3|| align=right|2,316|| align=right|0,207|| align=right|22,89|| align=right|3,525||MBA||10. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(60301)||1999 XL178|| align=right|15,7|| align=right|2,402|| align=right|0,065|| align=right|6,55|| align=right|3,722||MBA||10. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(60302)||1999 XM180|| align=right|15,7|| align=right|2,167|| align=right|0,134|| align=right|8,63|| align=right|3,190||MBA||10. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(60303)||1999 XW184|| align=right|14,8|| align=right|3,094|| align=right|0,257|| align=right|20,82|| align=right|5,440||MBA||12. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(60304)||1999 XT189|| align=right|16,3|| align=right|2,275|| align=right|0,132|| align=right|5,88|| align=right|3,430||MBA||12. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(60305)||1999 XU190|| align=right|15,3|| align=right|2,355|| align=right|0,175|| align=right|5,14|| align=right|3,614||MBA||12. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(60306)||1999 XW190|| align=right|14,7|| align=right|3,016|| align=right|0,114|| align=right|11,57|| align=right|5,237||MBA||12. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(60307)||1999 XR193|| align=right|14,6|| align=right|3,102|| align=right|0,080|| align=right|10,57|| align=right|5,462||MBA||12. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(60308)||1999 XH204|| align=right|16,1|| align=right|2,247|| align=right|0,065|| align=right|6,79|| align=right|3,369||MBA||12. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(60309)||1999 XZ206|| align=right|15,3|| align=right|2,201|| align=right|0,194|| align=right|6,40|| align=right|3,265||MBA||12. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(60310)||1999 XD215|| align=right|15,7|| align=right|2,671|| align=right|0,183|| align=right|13,55|| align=right|4,363||MBA||14. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(60311)||1999 XS216|| align=right|15,9|| align=right|2,355|| align=right|0,128|| align=right|7,54|| align=right|3,614||MBA||13. prosince 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(60312)||1999 XM218|| align=right|16,6|| align=right|2,182|| align=right|0,183|| align=right|3,30|| align=right|3,222||MBA||13. prosince 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(60313)||1999 XW218|| align=right|13,0|| align=right|5,272|| align=right|0,077|| align=right|3,39|| align=right|12,11||JUT||15. prosince 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(60314)||1999 XU226|| align=right|14,4|| align=right|3,178|| align=right|0,173|| align=right|3,06|| align=right|5,665||MBA||14. prosince 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(60315)||1999 XF227|| align=right|16,4|| align=right|2,228|| align=right|0,101|| align=right|6,04|| align=right|3,326||MBA||15. prosince 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(60316)||1999 XU228|| align=right|16,1|| align=right|2,596|| align=right|0,123|| align=right|4,52|| align=right|4,181||MBA||14. prosince 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(60317)||1999 XD234|| align=right|17,0|| align=right|2,235|| align=right|0,195|| align=right|6,00|| align=right|3,341||MBA||4. prosince 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(60318)||1999 XB235|| align=right|14,1|| align=right|4,002|| align=right|0,202|| align=right|7,14|| align=right|8,005||HLD||3. prosince 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(60319)||1999 XL242|| align=right|15,9|| align=right|2,603|| align=right|0,131|| align=right|12,44|| align=right|4,198||MBA||12. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(60320)||1999 XG253|| align=right|15,5|| align=right|3,049|| align=right|0,177|| align=right|3,52|| align=right|5,323||MBA||12. prosince 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(60321)||1999 XK254|| align=right|17,0|| align=right|2,334|| align=right|0,173|| align=right|1,73|| align=right|3,566||MBA||12. prosince 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(60322)||1999 XB257|| align=right|13,8|| align=right|5,272|| align=right|0,023|| align=right|10,26|| align=right|12,11||JUT||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(60323)||1999 YC8|| align=right|16,0|| align=right|2,242|| align=right|0,192|| align=right|4,57|| align=right|3,357||MBA||27. prosince 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(60324)||1999 YX10|| align=right|16,4|| align=right|2,676|| align=right|0,195|| align=right|5,03|| align=right|4,376||MBA||27. prosince 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(60325)||1999 YQ12|| align=right|16,0|| align=right|2,384|| align=right|0,058|| align=right|1,68|| align=right|3,681||MBA||27. prosince 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(60326)||1999 YB23|| align=right|15,8|| align=right|2,329|| align=right|0,069|| align=right|6,02|| align=right|3,553||MBA||30. prosince 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(60327)||2000 AW5|| align=right|15,5|| align=right|2,749|| align=right|0,082|| align=right|4,06|| align=right|4,558||MBA||4. ledna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(60328)||2000 AH7|| align=right|11,9|| align=right|5,266|| align=right|0,060|| align=right|10,33|| align=right|12,09||JUT||2. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60329)||2000 AL11|| align=right|14,7|| align=right|3,158|| align=right|0,099|| align=right|10,31|| align=right|5,612||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60330)||2000 AG17|| align=right|16,0|| align=right|2,380|| align=right|0,146|| align=right|2,55|| align=right|3,671||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60331)||2000 AS29|| align=right|15,3|| align=right|2,763|| align=right|0,116|| align=right|6,00|| align=right|4,592||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60332)||2000 AJ35|| align=right|16,1|| align=right|2,237|| align=right|0,134|| align=right|5,99|| align=right|3,345||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60333)||2000 AY40|| align=right|15,6|| align=right|2,553|| align=right|0,171|| align=right|4,06|| align=right|4,078||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60334)||2000 AN42|| align=right|15,4|| align=right|1,948|| align=right|0,063|| align=right|24,58|| align=right|2,718||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60335)||2000 AR42|| align=right|15,3|| align=right|1,905|| align=right|0,093|| align=right|24,02|| align=right|2,629||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60336)||2000 AK46|| align=right|15,0|| align=right|2,595|| align=right|0,221|| align=right|11,49|| align=right|4,179||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60337)||2000 AF51|| align=right|15,7|| align=right|2,549|| align=right|0,097|| align=right|8,22|| align=right|4,068||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60338)||2000 AW56|| align=right|16,0|| align=right|2,537|| align=right|0,158|| align=right|3,77|| align=right|4,039||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60339)||2000 AP62|| align=right|14,8|| align=right|2,719|| align=right|0,068|| align=right|16,23|| align=right|4,483||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60340)||2000 AF63|| align=right|16,7|| align=right|2,200|| align=right|0,110|| align=right|4,07|| align=right|3,262||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60341)||2000 AQ64|| align=right|15,2|| align=right|2,619|| align=right|0,122|| align=right|4,81|| align=right|4,238||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60342)||2000 AH68|| align=right|16,3|| align=right|2,271|| align=right|0,154|| align=right|8,18|| align=right|3,422||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60343)||2000 AY72|| align=right|16,6|| align=right|2,410|| align=right|0,129|| align=right|2,95|| align=right|3,741||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60344)||2000 AS73|| align=right|16,1|| align=right|2,381|| align=right|0,137|| align=right|2,90|| align=right|3,673||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60345)||2000 AD76|| align=right|15,4|| align=right|2,353|| align=right|0,120|| align=right|6,29|| align=right|3,610||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60346)||2000 AB77|| align=right|15,1|| align=right|3,076|| align=right|0,304|| align=right|1,96|| align=right|5,394||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60347)||2000 AD78|| align=right|16,5|| align=right|2,269|| align=right|0,220|| align=right|7,18|| align=right|3,417||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60348)||2000 AT81|| align=right|15,6|| align=right|2,466|| align=right|0,073|| align=right|5,37|| align=right|3,872||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60349)||2000 AS83|| align=right|16,1|| align=right|2,714|| align=right|0,072|| align=right|2,01|| align=right|4,471||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60350)||2000 AC86|| align=right|16,4|| align=right|2,259|| align=right|0,106|| align=right|2,04|| align=right|3,394||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60351)||2000 AG87|| align=right|16,4|| align=right|2,345|| align=right|0,178|| align=right|1,69|| align=right|3,591||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60352)||2000 AC88|| align=right|16,0|| align=right|2,389|| align=right|0,120|| align=right|3,46|| align=right|3,692||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60353)||2000 AN88|| align=right|16,3|| align=right|2,193|| align=right|0,092|| align=right|1,72|| align=right|3,247||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60354)||2000 AP88|| align=right|16,3|| align=right|2,464|| align=right|0,175|| align=right|2,21|| align=right|3,866||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60355)||2000 AE91|| align=right|16,8|| align=right|2,282|| align=right|0,265|| align=right|5,43|| align=right|3,448||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60356)||2000 AC93|| align=right|15,2|| align=right|1,944|| align=right|0,053|| align=right|23,47|| align=right|2,710||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60357)||2000 AG96|| align=right|14,9|| align=right|2,719|| align=right|0,060|| align=right|14,88|| align=right|4,482||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60358)||2000 AR98|| align=right|15,2|| align=right|2,456|| align=right|0,075|| align=right|7,21|| align=right|3,848||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60359)||2000 AJ100|| align=right|13,8|| align=right|3,085|| align=right|0,196|| align=right|6,57|| align=right|5,418||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60360)||2000 AN100|| align=right|16,0|| align=right|2,298|| align=right|0,199|| align=right|6,91|| align=right|3,482||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60361)||2000 AT100|| align=right|15,5|| align=right|3,053|| align=right|0,118|| align=right|11,25|| align=right|5,335||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60362)||2000 AU103|| align=right|14,4|| align=right|2,700|| align=right|0,137|| align=right|13,24|| align=right|4,435||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60363)||2000 AT105|| align=right|15,0|| align=right|2,670|| align=right|0,183|| align=right|11,57|| align=right|4,363||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60364)||2000 AE108|| align=right|15,6|| align=right|2,783|| align=right|0,035|| align=right|4,60|| align=right|4,641||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60365)||2000 AT109|| align=right|16,3|| align=right|2,175|| align=right|0,096|| align=right|6,19|| align=right|3,207||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60366)||2000 AX114|| align=right|15,6|| align=right|2,250|| align=right|0,115|| align=right|5,27|| align=right|3,375||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60367)||2000 AN115|| align=right|15,1|| align=right|2,683|| align=right|0,056|| align=right|14,78|| align=right|4,394||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60368)||2000 AQ119|| align=right|14,6|| align=right|3,048|| align=right|0,078|| align=right|9,68|| align=right|5,320||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60369)||2000 AJ120|| align=right|16,3|| align=right|2,392|| align=right|0,140|| align=right|2,22|| align=right|3,699||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60370)||2000 AG126|| align=right|14,7|| align=right|3,118|| align=right|0,129|| align=right|9,76|| align=right|5,505||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60371)||2000 AN139|| align=right|15,4|| align=right|2,313|| align=right|0,077|| align=right|5,08|| align=right|3,516||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60372)||2000 AG141|| align=right|16,1|| align=right|2,264|| align=right|0,122|| align=right|6,18|| align=right|3,406||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60373)||2000 AC144|| align=right|14,7|| align=right|2,220|| align=right|0,155|| align=right|3,69|| align=right|3,306||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60374)||2000 AY144|| align=right|16,2|| align=right|1,911|| align=right|0,046|| align=right|24,25|| align=right|2,641||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60375)||2000 AY146|| align=right|15,3|| align=right|1,921|| align=right|0,160|| align=right|20,33|| align=right|2,662||MBA||8. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60376)||2000 AH150|| align=right|16,5|| align=right|2,383|| align=right|0,125|| align=right|7,83|| align=right|3,679||MBA||7. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60377)||2000 AC165|| align=right|13,0|| align=right|3,166|| align=right|0,132|| align=right|14,40|| align=right|5,632||MBA||8. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60378)||2000 AL165|| align=right|13,8|| align=right|3,154|| align=right|0,203|| align=right|18,10|| align=right|5,601||MBA||8. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60379)||2000 AL167|| align=right|14,9|| align=right|3,130|| align=right|0,118|| align=right|13,66|| align=right|5,538||MBA||8. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60380)||2000 AY168|| align=right|15,3|| align=right|2,708|| align=right|0,153|| align=right|8,88|| align=right|4,454||MBA||7. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60381)||2000 AX180|| align=right|12,8|| align=right|3,966|| align=right|0,155|| align=right|12,78|| align=right|7,897||HLD||7. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60382)||2000 AR182|| align=right|15,9|| align=right|2,275|| align=right|0,054|| align=right|6,46|| align=right|3,432||MBA||7. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60383)||2000 AR184|| align=right|11,1|| align=right|5,250|| align=right|0,073|| align=right|15,16|| align=right|12,03||JUT||7. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60384)||2000 AU185|| align=right|14,2|| align=right|3,157|| align=right|0,073|| align=right|11,19|| align=right|5,608||MBA||8. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60385)||2000 AC195|| align=right|15,9|| align=right|2,259|| align=right|0,154|| align=right|7,90|| align=right|3,394||MBA||8. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60386)||2000 AV202|| align=right|14,5|| align=right|2,654|| align=right|0,188|| align=right|14,47|| align=right|4,323||MBA||10. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60387)||2000 AM207|| align=right|14,3|| align=right|2,963|| align=right|0,061|| align=right|8,17|| align=right|5,100||MBA||3. ledna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(60388)||2000 AY217|| align=right|13,8|| align=right|5,074|| align=right|0,058|| align=right|1,97|| align=right|11,43||JUT||8. ledna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(60389)||2000 AO220|| align=right|16,8|| align=right|2,358|| align=right|0,133|| align=right|4,62|| align=right|3,620||MBA||8. ledna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(60390)||2000 AD223|| align=right|16,8|| align=right|2,180|| align=right|0,180|| align=right|2,96|| align=right|3,219||MBA||9. ledna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(60391)||2000 AQ224|| align=right|16,1|| align=right|2,372|| align=right|0,127|| align=right|4,53|| align=right|3,653||MBA||11. ledna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(60392)||2000 AK227|| align=right|15,7|| align=right|2,269|| align=right|0,153|| align=right|5,41|| align=right|3,418||MBA||10. ledna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(60393)||2000 AX232|| align=right|15,2|| align=right|2,544|| align=right|0,135|| align=right|4,99|| align=right|4,056||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60394)||2000 AY234|| align=right|15,7|| align=right|2,318|| align=right|0,048|| align=right|5,84|| align=right|3,527||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60395)||2000 AJ237|| align=right|13,0|| align=right|3,152|| align=right|0,069|| align=right|9,17|| align=right|5,596||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60396)||2000 AG243|| align=right|15,9|| align=right|1,926|| align=right|0,170|| align=right|26,36|| align=right|2,673||MBA||7. ledna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(60397)||2000 AH243|| align=right|15,6|| align=right|2,619|| align=right|0,162|| align=right|9,73|| align=right|4,237||MBA||7. ledna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(60398)||2000 AG251|| align=right|13,7|| align=right|3,943|| align=right|0,148|| align=right|1,83|| align=right|7,828||HLD||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60399)||2000 AY253|| align=right|12,6|| align=right|5,230|| align=right|0,127|| align=right|4,29|| align=right|11,96||JUT||7. ledna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(60400)||2000 BA8|| align=right|15,1|| align=right|2,394|| align=right|0,143|| align=right|6,41|| align=right|3,704||MBA||29. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60401)||2000 BQ21|| align=right|11,6|| align=right|5,208|| align=right|0,040|| align=right|8,58|| align=right|11,89||JUT||29. ledna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(60402)||2000 BL27|| align=right|15,6|| align=right|2,328|| align=right|0,103|| align=right|5,16|| align=right|3,552||MBA||30. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60403)||2000 BK30|| align=right|15,3|| align=right|2,773|| align=right|0,082|| align=right|6,67|| align=right|4,618||MBA||27. ledna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(60404)||2000 BR37|| align=right|16,8|| align=right|2,277|| align=right|0,129|| align=right|1,46|| align=right|3,436||MBA||26. ledna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(60405)||2000 BV51|| align=right|16,3|| align=right|2,590|| align=right|0,146|| align=right|3,00|| align=right|4,166||MBA||30. ledna 2000||Catalina||CSS
|-
|(60406)||2000 CR1|| align=right|15,7|| align=right|2,257|| align=right|0,142|| align=right|4,16|| align=right|3,389||MBA||3. února 2000||San Marcello||L. Tesi; A. Boattini
|-
|(60407)||2000 CZ1|| align=right|14,5|| align=right|3,195|| align=right|0,036|| align=right|8,66|| align=right|5,711||MBA||2. února 2000||Uenohara||N. Kawasato
|-
|(60408)||2000 CB6|| align=right|16,0|| align=right|2,380|| align=right|0,088|| align=right|5,96|| align=right|3,672||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60409)||2000 CO6|| align=right|16,2|| align=right|2,279|| align=right|0,190|| align=right|5,82|| align=right|3,440||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60410)||2000 CG16|| align=right|15,0|| align=right|3,024|| align=right|0,081|| align=right|0,73|| align=right|5,257||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60411)||2000 CP20|| align=right|15,3|| align=right|2,399|| align=right|0,180|| align=right|2,60|| align=right|3,714||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60412)||2000 CT22|| align=right|14,5|| align=right|3,056|| align=right|0,032|| align=right|9,80|| align=right|5,342||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60413)||2000 CO23|| align=right|15,8|| align=right|2,581|| align=right|0,084|| align=right|8,38|| align=right|4,147||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60414)||2000 CS23|| align=right|15,2|| align=right|2,611|| align=right|0,102|| align=right|3,69|| align=right|4,218||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60415)||2000 CP24|| align=right|14,8|| align=right|2,615|| align=right|0,048|| align=right|15,28|| align=right|4,227||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60416)||2000 CZ25|| align=right|16,0|| align=right|2,229|| align=right|0,096|| align=right|3,95|| align=right|3,328||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60417)||2000 CD27|| align=right|15,1|| align=right|2,629|| align=right|0,080|| align=right|14,98|| align=right|4,263||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60418)||2000 CU28|| align=right|14,4|| align=right|3,128|| align=right|0,162|| align=right|17,92|| align=right|5,531||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60419)||2000 CY28|| align=right|14,9|| align=right|2,426|| align=right|0,141|| align=right|1,41|| align=right|3,778||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60420)||2000 CC30|| align=right|15,9|| align=right|2,262|| align=right|0,047|| align=right|6,07|| align=right|3,402||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60421)||2000 CZ31|| align=right|13,3|| align=right|5,212|| align=right|0,031|| align=right|6,72|| align=right|11,90||JUT||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60422)||2000 CR35|| align=right|15,5|| align=right|2,366|| align=right|0,220|| align=right|7,45|| align=right|3,638||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60423)||2000 CO39|| align=right|17,4|| align=right|1,990|| align=right|0,065|| align=right|23,88|| align=right|2,806||MBA||4. února 2000||Kleť||Klet
|-
|(60424)||2000 CY48|| align=right|16,4|| align=right|2,210|| align=right|0,103|| align=right|4,10|| align=right|3,284||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60425)||2000 CA49|| align=right|15,2|| align=right|2,764|| align=right|0,019|| align=right|5,17|| align=right|4,593||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60426)||2000 CJ49|| align=right|15,5|| align=right|2,709|| align=right|0,135|| align=right|13,85|| align=right|4,458||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60427)||2000 CV50|| align=right|16,5|| align=right|2,431|| align=right|0,199|| align=right|1,40|| align=right|3,789||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60428)||2000 CZ50|| align=right|15,7|| align=right|2,723|| align=right|0,048|| align=right|15,24|| align=right|4,493||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60429)||2000 CJ52|| align=right|15,9|| align=right|2,214|| align=right|0,158|| align=right|2,57|| align=right|3,293||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60430)||2000 CF55|| align=right|15,6|| align=right|2,734|| align=right|0,090|| align=right|0,93|| align=right|4,520||MBA||3. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60431)||2000 CO58|| align=right|14,4|| align=right|2,430|| align=right|0,138|| align=right|8,72|| align=right|3,786||MBA||5. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60432)||2000 CV61|| align=right|15,8|| align=right|2,328|| align=right|0,059|| align=right|6,58|| align=right|3,550||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60433)||2000 CZ61|| align=right|15,0|| align=right|2,735|| align=right|0,142|| align=right|13,85|| align=right|4,523||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60434)||2000 CJ63|| align=right|14,8|| align=right|2,641|| align=right|0,132|| align=right|12,19|| align=right|4,291||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60435)||2000 CH65|| align=right|15,3|| align=right|2,647|| align=right|0,191|| align=right|12,80|| align=right|4,305||MBA||3. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60436)||2000 CY70|| align=right|14,8|| align=right|2,701|| align=right|0,095|| align=right|12,12|| align=right|4,438||MBA||7. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60437)||2000 CU76|| align=right|15,9|| align=right|2,267|| align=right|0,118|| align=right|1,79|| align=right|3,413||MBA||10. února 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(60438)||2000 CF78|| align=right|15,2|| align=right|2,760|| align=right|0,106|| align=right|2,49|| align=right|4,585||MBA||7. února 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(60439)||2000 CS81|| align=right|15,9|| align=right|2,287|| align=right|0,162|| align=right|3,33|| align=right|3,458||MBA||4. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60440)||2000 CY82|| align=right|15,0|| align=right|3,097|| align=right|0,147|| align=right|7,17|| align=right|5,448||MBA||4. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60441)||2000 CB83|| align=right|16,3|| align=right|2,418|| align=right|0,118|| align=right|2,31|| align=right|3,760||MBA||4. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60442)||2000 CQ83|| align=right|15,3|| align=right|2,692|| align=right|0,063|| align=right|5,86|| align=right|4,415||MBA||4. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60443)||2000 CH85|| align=right|15,3|| align=right|2,765|| align=right|0,144|| align=right|8,76|| align=right|4,598||MBA||4. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60444)||2000 CV85|| align=right|13,7|| align=right|2,927|| align=right|0,062|| align=right|3,37|| align=right|5,007||MBA||4. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60445)||2000 CA87|| align=right|15,4|| align=right|2,749|| align=right|0,033|| align=right|3,10|| align=right|4,557||MBA||4. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60446)||2000 CA88|| align=right|14,3|| align=right|3,115|| align=right|0,162|| align=right|2,38|| align=right|5,498||MBA||4. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60447)||2000 CL90|| align=right|15,5|| align=right|2,641|| align=right|0,147|| align=right|10,20|| align=right|4,291||MBA||6. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60448)||2000 CU91|| align=right|15,9|| align=right|2,256|| align=right|0,135|| align=right|3,73|| align=right|3,389||MBA||6. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60449)||2000 CA92|| align=right|14,1|| align=right|2,858|| align=right|0,020|| align=right|1,88|| align=right|4,830||MBA||6. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60450)||2000 CG93|| align=right|15,3|| align=right|2,270|| align=right|0,168|| align=right|5,29|| align=right|3,419||MBA||6. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60451)||2000 CH93|| align=right|15,1|| align=right|2,661|| align=right|0,087|| align=right|18,04|| align=right|4,339||MBA||6. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60452)||2000 CV96|| align=right|16,8|| align=right|2,357|| align=right|0,248|| align=right|6,46|| align=right|3,618||MBA||6. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60453)||2000 CR102|| align=right|15,7|| align=right|2,578|| align=right|0,214|| align=right|3,32|| align=right|4,138||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60454)||2000 CH105|| align=right|6,3|| align=right|44,58|| align=right|0,088|| align=right|1,17|| align=right|298||CBW||5. února 2000||Kitt Peak||M. W. Buie
|-
|(60455)||2000 CY106|| align=right|15,4|| align=right|2,619|| align=right|0,195|| align=right|5,15|| align=right|4,239||MBA||5. února 2000||Kitt Peak||M. W. Buie
|-
|(60456)||2000 CD108|| align=right|14,0|| align=right|3,132|| align=right|0,126|| align=right|14,17|| align=right|5,543||MBA||5. února 2000||Catalina||CSS
|-
|(60457)||2000 CS108|| align=right|15,5|| align=right|2,440|| align=right|0,163|| align=right|13,53|| align=right|3,812||MBA||5. února 2000||Catalina||CSS
|-
|(60458)||2000 CM114|| align=right|6,8|| align=right|60,0|| align=right|0,409|| align=right|19,70|| align=right|465||SDO||5. února 2000||Kitt Peak||M. W. Buie
|-
|(60459)||2000 CE120|| align=right|15,6|| align=right|2,575|| align=right|0,086|| align=right|5,36|| align=right|4,131||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60460)||2000 DJ2|| align=right|15,1|| align=right|2,761|| align=right|0,090|| align=right|5,67|| align=right|4,586||MBA||26. února 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(60461)||2000 DH4|| align=right|15,9|| align=right|2,198|| align=right|0,084|| align=right|5,25|| align=right|3,259||MBA||28. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60462)||2000 DM4|| align=right|15,9|| align=right|2,359|| align=right|0,127|| align=right|8,87|| align=right|3,622||MBA||28. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60463)||2000 DC5|| align=right|14,1|| align=right|3,003|| align=right|0,082|| align=right|8,63|| align=right|5,204||MBA||28. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60464)||2000 DU6|| align=right|16,1|| align=right|2,584|| align=right|0,264|| align=right|6,06|| align=right|4,153||MBA||28. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60465)||2000 DM9|| align=right|14,8|| align=right|2,955|| align=right|0,094|| align=right|2,62|| align=right|5,080||MBA||26. února 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(60466)||2000 DK12|| align=right|15,9|| align=right|2,357|| align=right|0,193|| align=right|3,05|| align=right|3,619||MBA||27. února 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(60467)||2000 DB14|| align=right|15,1|| align=right|2,357|| align=right|0,177|| align=right|5,10|| align=right|3,618||MBA||28. února 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(60468)||2000 DD18|| align=right|15,3|| align=right|2,727|| align=right|0,097|| align=right|12,33|| align=right|4,502||MBA||28. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60469)||2000 DF22|| align=right|16,7|| align=right|2,267|| align=right|0,080|| align=right|1,02|| align=right|3,412||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60470)||2000 DW23|| align=right|16,9|| align=right|2,301|| align=right|0,147|| align=right|5,01|| align=right|3,490||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60471)||2000 DT25|| align=right|15,6|| align=right|2,465|| align=right|0,170|| align=right|1,83|| align=right|3,869||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60472)||2000 DY26|| align=right|15,5|| align=right|2,568|| align=right|0,136|| align=right|4,82|| align=right|4,114||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60473)||2000 DY27|| align=right|14,4|| align=right|3,220|| align=right|0,066|| align=right|5,52|| align=right|5,777||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60474)||2000 DT32|| align=right|15,4|| align=right|2,982|| align=right|0,062|| align=right|0,42|| align=right|5,148||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60475)||2000 DC36|| align=right|14,6|| align=right|3,101|| align=right|0,069|| align=right|1,10|| align=right|5,461||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60476)||2000 DV36|| align=right|15,5|| align=right|2,784|| align=right|0,082|| align=right|4,05|| align=right|4,643||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60477)||2000 DE37|| align=right|15,0|| align=right|2,744|| align=right|0,093|| align=right|13,65|| align=right|4,544||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60478)||2000 DK37|| align=right|15,8|| align=right|2,740|| align=right|0,069|| align=right|2,98|| align=right|4,535||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60479)||2000 DX37|| align=right|16,2|| align=right|2,679|| align=right|0,081|| align=right|2,99|| align=right|4,383||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60480)||2000 DD38|| align=right|14,9|| align=right|3,234|| align=right|0,067|| align=right|12,66|| align=right|5,815||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60481)||2000 DF42|| align=right|14,8|| align=right|2,795|| align=right|0,144|| align=right|1,57|| align=right|4,672||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60482)||2000 DN42|| align=right|17,6|| align=right|2,277|| align=right|0,171|| align=right|5,90|| align=right|3,435||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60483)||2000 DD44|| align=right|15,8|| align=right|2,678|| align=right|0,165|| align=right|3,69|| align=right|4,381||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60484)||2000 DM55|| align=right|16,2|| align=right|2,352|| align=right|0,110|| align=right|2,78|| align=right|3,606||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60485)||2000 DM63|| align=right|15,9|| align=right|2,236|| align=right|0,089|| align=right|7,67|| align=right|3,343||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60486)||2000 DS66|| align=right|15,8|| align=right|2,873|| align=right|0,078|| align=right|2,69|| align=right|4,869||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60487)||2000 DM70|| align=right|17,8|| align=right|2,308|| align=right|0,173|| align=right|6,03|| align=right|3,506||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60488)||2000 DF74|| align=right|16,0|| align=right|2,729|| align=right|0,077|| align=right|1,78|| align=right|4,508||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60489)||2000 DP74|| align=right|15,3|| align=right|2,697|| align=right|0,036|| align=right|5,86|| align=right|4,428||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60490)||2000 DX74|| align=right|14,8|| align=right|2,530|| align=right|0,088|| align=right|5,13|| align=right|4,022||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60491)||2000 DD78|| align=right|15,7|| align=right|2,394|| align=right|0,145|| align=right|2,00|| align=right|3,703||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60492)||2000 DG82|| align=right|15,9|| align=right|2,276|| align=right|0,064|| align=right|6,37|| align=right|3,434||MBA||28. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60493)||2000 DC83|| align=right|15,8|| align=right|2,527|| align=right|0,133|| align=right|3,78|| align=right|4,017||MBA||28. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60494)||2000 DE88|| align=right|15,8|| align=right|2,607|| align=right|0,120|| align=right|2,78|| align=right|4,209||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60495)||2000 DF88|| align=right|14,8|| align=right|2,424|| align=right|0,185|| align=right|2,32|| align=right|3,773||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60496)||2000 DC89|| align=right|16,8|| align=right|2,623|| align=right|0,101|| align=right|0,16|| align=right|4,247||MBA||26. února 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(60497)||2000 DH91|| align=right|14,0|| align=right|3,142|| align=right|0,142|| align=right|12,10|| align=right|5,568||MBA||27. února 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(60498)||2000 DC92|| align=right|14,4|| align=right|3,083|| align=right|0,098|| align=right|5,87|| align=right|5,413||MBA||27. února 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(60499)||2000 DN94|| align=right|15,7|| align=right|2,651|| align=right|0,039|| align=right|3,06|| align=right|4,315||MBA||28. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60500)||2000 DW95|| align=right|16,8|| align=right|2,311|| align=right|0,120|| align=right|3,07|| align=right|3,513||MBA||28. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60501)||2000 DN96|| align=right|14,1|| align=right|3,161|| align=right|0,148|| align=right|5,99|| align=right|5,620||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60502)||2000 DT96|| align=right|16,0|| align=right|2,402|| align=right|0,098|| align=right|5,81|| align=right|3,723||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60503)||2000 DY100|| align=right|14,1|| align=right|3,068|| align=right|0,120|| align=right|12,52|| align=right|5,373||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60504)||2000 DL102|| align=right|14,8|| align=right|2,668|| align=right|0,112|| align=right|6,45|| align=right|4,358||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60505)||2000 DB104|| align=right|15,9|| align=right|2,252|| align=right|0,114|| align=right|5,22|| align=right|3,379||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60506)||2000 DH104|| align=right|15,5|| align=right|2,296|| align=right|0,190|| align=right|5,25|| align=right|3,478||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60507)||2000 DG106|| align=right|15,3|| align=right|2,356|| align=right|0,133|| align=right|6,74|| align=right|3,615||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60508)||2000 DJ107|| align=right|14,7|| align=right|3,036|| align=right|0,121|| align=right|11,08|| align=right|5,290||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60509)||2000 EA2|| align=right|16,0|| align=right|2,420|| align=right|0,175|| align=right|0,57|| align=right|3,763||MBA||3. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60510)||2000 EV3|| align=right|16,5|| align=right|2,724|| align=right|0,102|| align=right|0,73|| align=right|4,494||MBA||3. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60511)||2000 EF4|| align=right|16,4|| align=right|1,948|| align=right|0,086|| align=right|22,27|| align=right|2,719||MBA||3. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60512)||2000 EU8|| align=right|15,6|| align=right|3,084|| align=right|0,026|| align=right|11,61|| align=right|5,414||MBA||3. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60513)||2000 EK11|| align=right|17,0|| align=right|2,318|| align=right|0,108|| align=right|3,57|| align=right|3,528||MBA||4. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60514)||2000 EC12|| align=right|16,6|| align=right|2,801|| align=right|0,061|| align=right|4,63|| align=right|4,688||MBA||4. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60515)||2000 EQ14|| align=right|16,3|| align=right|2,305|| align=right|0,151|| align=right|1,76|| align=right|3,498||MBA||5. března 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(60516)||2000 EX16|| align=right|14,6|| align=right|3,109|| align=right|0,082|| align=right|8,24|| align=right|5,482||MBA||3. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60517)||2000 EC18|| align=right|16,6|| align=right|2,332|| align=right|0,059|| align=right|7,55|| align=right|3,561||MBA||4. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60518)||2000 ET19|| align=right|16,3|| align=right|2,314|| align=right|0,124|| align=right|6,62|| align=right|3,519||MBA||5. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60519)||2000 EU25|| align=right|15,0|| align=right|2,448|| align=right|0,176|| align=right|2,05|| align=right|3,830||MBA||8. března 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(60520)||2000 ET32|| align=right|14,0|| align=right|2,993|| align=right|0,102|| align=right|10,75|| align=right|5,178||MBA||5. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60521)||2000 EM34|| align=right|14,3|| align=right|2,712|| align=right|0,116|| align=right|14,57|| align=right|4,467||MBA||5. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60522)||2000 EP35|| align=right|14,3|| align=right|3,126|| align=right|0,162|| align=right|11,36|| align=right|5,526||MBA||8. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60523)||2000 EM37|| align=right|16,6|| align=right|2,364|| align=right|0,137|| align=right|1,70|| align=right|3,634||MBA||8. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60524)||2000 EA40|| align=right|14,8|| align=right|2,831|| align=right|0,078|| align=right|2,02|| align=right|4,763||MBA||8. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60525)||2000 EW40|| align=right|15,1|| align=right|2,811|| align=right|0,077|| align=right|11,96|| align=right|4,711||MBA||8. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60526)||2000 EU41|| align=right|15,8|| align=right|2,518|| align=right|0,069|| align=right|3,39|| align=right|3,995||MBA||8. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60527)||2000 EE43|| align=right|14,5|| align=right|3,046|| align=right|0,107|| align=right|2,08|| align=right|5,316||MBA||8. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60528)||2000 EN44|| align=right|15,8|| align=right|2,628|| align=right|0,036|| align=right|1,97|| align=right|4,260||MBA||9. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60529)||2000 EU47|| align=right|16,4|| align=right|2,215|| align=right|0,083|| align=right|4,19|| align=right|3,297||MBA||9. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60530)||2000 ED48|| align=right|15,4|| align=right|2,581|| align=right|0,173|| align=right|10,96|| align=right|4,147||MBA||9. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60531)||2000 EF50|| align=right|15,7|| align=right|2,627|| align=right|0,213|| align=right|11,60|| align=right|4,256||MBA||9. března 2000||Tebbutt||F. B. Zoltowski
|-
|(60532)||2000 EX50|| align=right|14,8|| align=right|2,597|| align=right|0,080|| align=right|28,08|| align=right|4,183||MBA||11. března 2000||Catalina||CSS
|-
|(60533)||2000 EC55|| align=right|14,8|| align=right|2,579|| align=right|0,085|| align=right|8,50|| align=right|4,141||MBA||10. března 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(60534)||2000 EB56|| align=right|16,5|| align=right|2,330|| align=right|0,078|| align=right|5,47|| align=right|3,557||MBA||5. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60535)||2000 EM56|| align=right|15,9|| align=right|2,401|| align=right|0,128|| align=right|1,29|| align=right|3,719||MBA||8. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60536)||2000 EE58|| align=right|16,8|| align=right|2,347|| align=right|0,117|| align=right|1,46|| align=right|3,594||MBA||8. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60537)||2000 ED59|| align=right|16,9|| align=right|2,365|| align=right|0,143|| align=right|1,56|| align=right|3,637||MBA||9. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60538)||2000 EX60|| align=right|14,9|| align=right|2,529|| align=right|0,273|| align=right|4,97|| align=right|4,022||MBA||10. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60539)||2000 EB61|| align=right|15,0|| align=right|3,113|| align=right|0,140|| align=right|1,37|| align=right|5,491||MBA||10. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60540)||2000 EZ61|| align=right|16,9|| align=right|2,258|| align=right|0,119|| align=right|4,93|| align=right|3,392||MBA||10. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60541)||2000 EN63|| align=right|14,9|| align=right|2,729|| align=right|0,167|| align=right|5,11|| align=right|4,507||MBA||10. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60542)||2000 EQ66|| align=right|15,7|| align=right|2,407|| align=right|0,169|| align=right|2,59|| align=right|3,733||MBA||10. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60543)||2000 ET77|| align=right|16,3|| align=right|2,288|| align=right|0,190|| align=right|2,32|| align=right|3,459||MBA||5. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60544)||2000 EP78|| align=right|14,9|| align=right|2,610|| align=right|0,065|| align=right|4,39|| align=right|4,217||MBA||5. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60545)||2000 ES83|| align=right|14,3|| align=right|3,057|| align=right|0,050|| align=right|11,13|| align=right|5,345||MBA||5. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60546)||2000 EE85|| align=right|15,3|| align=right|2,668|| align=right|0,109|| align=right|11,77|| align=right|4,357||MBA||8. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60547)||2000 EF86|| align=right|15,3|| align=right|2,333|| align=right|0,178|| align=right|6,57|| align=right|3,562||MBA||8. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60548)||2000 EH86|| align=right|16,4|| align=right|2,383|| align=right|0,136|| align=right|5,07|| align=right|3,678||MBA||8. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60549)||2000 EL87|| align=right|15,6|| align=right|2,382|| align=right|0,177|| align=right|4,69|| align=right|3,676||MBA||8. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60550)||2000 EX87|| align=right|15,6|| align=right|2,660|| align=right|0,147|| align=right|3,54|| align=right|4,339||MBA||8. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60551)||2000 EQ88|| align=right|14,9|| align=right|3,051|| align=right|0,086|| align=right|10,92|| align=right|5,329||MBA||9. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60552)||2000 EO89|| align=right|15,0|| align=right|2,911|| align=right|0,038|| align=right|2,75|| align=right|4,967||MBA||9. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60553)||2000 ED91|| align=right|15,3|| align=right|2,388|| align=right|0,131|| align=right|5,81|| align=right|3,690||MBA||9. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60554)||2000 EZ93|| align=right|15,0|| align=right|2,687|| align=right|0,133|| align=right|11,91|| align=right|4,403||MBA||9. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60555)||2000 EJ94|| align=right|16,3|| align=right|2,404|| align=right|0,079|| align=right|5,14|| align=right|3,727||MBA||9. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60556)||2000 EL95|| align=right|14,5|| align=right|2,599|| align=right|0,090|| align=right|13,81|| align=right|4,189||MBA||10. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60557)||2000 EW95|| align=right|16,9|| align=right|2,211|| align=right|0,192|| align=right|2,34|| align=right|3,288||MBA||10. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60558) Echeclus||2000 EC98|| align=right|9,5|| align=right|10,77|| align=right|0,456|| align=right|4,34|| align=right|35,35||XXX||3. března 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(60559)||2000 EN98|| align=right|15,4|| align=right|3,094|| align=right|0,150|| align=right|1,04|| align=right|5,442||MBA||9. března 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(60560)||2000 EQ103|| align=right|15,5|| align=right|2,330|| align=right|0,196|| align=right|5,39|| align=right|3,555||MBA||12. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60561)||2000 EX104|| align=right|16,8|| align=right|2,261|| align=right|0,153|| align=right|6,71|| align=right|3,399||MBA||11. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(60562)||2000 EH106|| align=right|15,0|| align=right|2,674|| align=right|0,033|| align=right|12,17|| align=right|4,371||MBA||11. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(60563)||2000 EF107|| align=right|16,5|| align=right|2,240|| align=right|0,123|| align=right|4,43|| align=right|3,351||MBA||5. března 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(60564)||2000 ER108|| align=right|16,8|| align=right|2,295|| align=right|0,066|| align=right|6,82|| align=right|3,477||MBA||8. března 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(60565)||2000 EB109|| align=right|14,9|| align=right|2,555|| align=right|0,142|| align=right|7,98|| align=right|4,083||MBA||8. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60566)||2000 EH109|| align=right|15,0|| align=right|2,759|| align=right|0,056|| align=right|11,39|| align=right|4,582||MBA||8. března 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(60567)||2000 EL110|| align=right|15,9|| align=right|2,787|| align=right|0,185|| align=right|10,04|| align=right|4,652||MBA||8. března 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(60568)||2000 ED111|| align=right|14,9|| align=right|2,715|| align=right|0,082|| align=right|9,96|| align=right|4,473||MBA||8. března 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(60569)||2000 EH112|| align=right|15,9|| align=right|2,377|| align=right|0,206|| align=right|2,14|| align=right|3,664||MBA||9. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60570)||2000 ET113|| align=right|15,1|| align=right|3,016|| align=right|0,146|| align=right|3,66|| align=right|5,237||MBA||9. března 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(60571)||2000 ER116|| align=right|15,7|| align=right|2,393|| align=right|0,159|| align=right|2,16|| align=right|3,700||MBA||10. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60572)||2000 EB117|| align=right|14,5|| align=right|2,707|| align=right|0,217|| align=right|12,28|| align=right|4,453||MBA||10. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60573)||2000 ED118|| align=right|15,4|| align=right|2,685|| align=right|0,145|| align=right|15,70|| align=right|4,398||MBA||11. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(60574)||2000 EK119|| align=right|13,2|| align=right|3,092|| align=right|0,177|| align=right|19,22|| align=right|5,435||MBA||11. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(60575)||2000 EY121|| align=right|15,5|| align=right|2,619|| align=right|0,163|| align=right|3,31|| align=right|4,237||MBA||11. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(60576)||2000 EJ122|| align=right|14,7|| align=right|2,942|| align=right|0,104|| align=right|3,16|| align=right|5,046||MBA||11. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(60577)||2000 EW122|| align=right|14,4|| align=right|3,202|| align=right|0,159|| align=right|8,58|| align=right|5,729||MBA||11. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60578)||2000 ED123|| align=right|15,1|| align=right|2,556|| align=right|0,148|| align=right|14,43|| align=right|4,085||MBA||11. března 2000||Catalina||CSS
|-
|(60579)||2000 EK127|| align=right|15,0|| align=right|2,797|| align=right|0,084|| align=right|5,85|| align=right|4,678||MBA||11. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(60580)||2000 ER127|| align=right|16,2|| align=right|2,355|| align=right|0,131|| align=right|7,79|| align=right|3,613||MBA||11. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(60581)||2000 EE128|| align=right|15,1|| align=right|2,766|| align=right|0,065|| align=right|3,54|| align=right|4,598||MBA||11. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(60582)||2000 EB130|| align=right|16,4|| align=right|2,264|| align=right|0,132|| align=right|3,71|| align=right|3,406||MBA||11. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(60583)||2000 EQ132|| align=right|16,9|| align=right|2,243|| align=right|0,083|| align=right|3,70|| align=right|3,359||MBA||11. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60584)||2000 EW132|| align=right|14,9|| align=right|2,601|| align=right|0,195|| align=right|8,90|| align=right|4,194||MBA||11. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60585)||2000 EZ132|| align=right|17,1|| align=right|2,197|| align=right|0,055|| align=right|1,89|| align=right|3,256||MBA||11. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60586)||2000 EZ136|| align=right|16,0|| align=right|2,527|| align=right|0,106|| align=right|3,31|| align=right|4,017||MBA||12. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60587)||2000 EL139|| align=right|15,7|| align=right|2,682|| align=right|0,320|| align=right|6,44|| align=right|4,393||MBA||11. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60588)||2000 EQ139|| align=right|15,2|| align=right|2,444|| align=right|0,110|| align=right|7,07|| align=right|3,821||MBA||12. března 2000||Catalina||CSS
|-
|(60589)||2000 EU139|| align=right|14,2|| align=right|3,204|| align=right|0,130|| align=right|25,90|| align=right|5,734||MBA||12. března 2000||Catalina||CSS
|-
|(60590)||2000 EE140|| align=right|14,3|| align=right|2,743|| align=right|0,032|| align=right|9,15|| align=right|4,543||MBA||5. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60591)||2000 EV141|| align=right|15,5|| align=right|2,338|| align=right|0,201|| align=right|8,89|| align=right|3,575||MBA||2. března 2000||Catalina||CSS
|-
|(60592)||2000 EE146|| align=right|16,2|| align=right|2,669|| align=right|0,029|| align=right|6,98|| align=right|4,360||MBA||4. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60593)||2000 EN146|| align=right|16,5|| align=right|2,239|| align=right|0,125|| align=right|5,26|| align=right|3,351||MBA||4. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60594)||2000 ER147|| align=right|16,1|| align=right|2,608|| align=right|0,174|| align=right|2,79|| align=right|4,210||MBA||4. března 2000||Catalina||CSS
|-
|(60595)||2000 EN150|| align=right|13,6|| align=right|2,535|| align=right|0,201|| align=right|12,00|| align=right|4,035||MBA||5. března 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(60596)||2000 EZ150|| align=right|15,6|| align=right|2,390|| align=right|0,142|| align=right|1,72|| align=right|3,695||MBA||5. března 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(60597)||2000 EJ154|| align=right|14,8|| align=right|2,622|| align=right|0,201|| align=right|11,77|| align=right|4,246||MBA||6. března 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(60598)||2000 EX154|| align=right|14,5|| align=right|2,620|| align=right|0,055|| align=right|15,74|| align=right|4,240||MBA||7. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60599)||2000 EY154|| align=right|15,3|| align=right|2,664|| align=right|0,087|| align=right|11,17|| align=right|4,348||MBA||7. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60600)||2000 EG157|| align=right|16,0|| align=right|2,566|| align=right|0,137|| align=right|14,00|| align=right|4,110||MBA||11. března 2000||Catalina||CSS
|-
|(60601)||2000 EQ157|| align=right|15,5|| align=right|2,457|| align=right|0,100|| align=right|7,48|| align=right|3,851||MBA||12. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(60602)||2000 EV161|| align=right|15,1|| align=right|2,642|| align=right|0,140|| align=right|15,19|| align=right|4,295||MBA||3. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60603)||2000 EF163|| align=right|16,3|| align=right|2,388|| align=right|0,206|| align=right|4,10|| align=right|3,690||MBA||3. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60604)||2000 EP164|| align=right|15,8|| align=right|2,379|| align=right|0,113|| align=right|6,64|| align=right|3,669||MBA||3. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60605)||2000 EZ167|| align=right|14,4|| align=right|3,163|| align=right|0,071|| align=right|10,59|| align=right|5,623||MBA||4. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60606)||2000 EC171|| align=right|14,3|| align=right|2,695|| align=right|0,033|| align=right|11,82|| align=right|4,424||MBA||5. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60607)||2000 EA172|| align=right|15,9|| align=right|2,332|| align=right|0,135|| align=right|3,91|| align=right|3,560||MBA||9. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60608)||2000 EE173|| align=right|8,6|| align=right|49,83|| align=right|0,547|| align=right|5,95|| align=right|352||SDO||3. března 2000||Kitt Peak||J. X. Luu; C. A. Trujillo; W. Evans
|-
|(60609)||2000 EA175|| align=right|15,1|| align=right|2,620|| align=right|0,060|| align=right|14,35|| align=right|4,241||MBA||2. března 2000||Catalina||CSS
|-
|(60610)||2000 EB181|| align=right|15,2|| align=right|2,572|| align=right|0,245|| align=right|12,74|| align=right|4,125||MBA||4. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60611)||2000 ED185|| align=right|14,5|| align=right|3,084|| align=right|0,079|| align=right|12,36|| align=right|5,415||MBA||5. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60612)||2000 EE190|| align=right|15,7|| align=right|3,147|| align=right|0,092|| align=right|11,15|| align=right|5,581||MBA||3. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60613)||2000 EO196|| align=right|16,5|| align=right|2,674|| align=right|0,172|| align=right|11,40|| align=right|4,372||MBA||3. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60614)||2000 EU198|| align=right|14,6|| align=right|2,722|| align=right|0,097|| align=right|5,97|| align=right|4,491||MBA||1. března 2000||Catalina||CSS
|-
|(60615)||2000 EV205|| align=right|15,4|| align=right|2,557|| align=right|0,233|| align=right|4,12|| align=right|4,089||MBA||12. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60616)||2000 FH1|| align=right|13,5|| align=right|3,097|| align=right|0,276|| align=right|16,02|| align=right|5,449||MBA||26. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60617)||2000 FM3|| align=right|17,1|| align=right|2,227|| align=right|0,228|| align=right|9,11|| align=right|3,323||MBA||28. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60618)||2000 FP3|| align=right|15,7|| align=right|2,377|| align=right|0,061|| align=right|7,06|| align=right|3,664||MBA||28. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60619)||2000 FZ4|| align=right|16,8|| align=right|2,519|| align=right|0,128|| align=right|0,94|| align=right|3,998||MBA||27. března 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(60620)||2000 FD8|| align=right|6,6|| align=right|44,04|| align=right|0,222|| align=right|19,48|| align=right|293||CBW||27. března 2000||Mauna Kea||J. Kavelaars; B. Gladman; J.-M. Petit; M. Holman
|-
|(60621)||2000 FE8|| align=right|6,7|| align=right|55,9|| align=right|0,408|| align=right|5,86|| align=right|418||SDO||27. března 2000||Mauna Kea||J. Kavelaars; B. Gladman; J.-M. Petit; M. Holman
|-
|(60622) Pritchet||2000 FK8|| align=right|17,1|| align=right|2,255|| align=right|0,064|| align=right|3,71|| align=right|3,385||MBA||30. března 2000||Dominion||D. D. Balam
|-
|(60623)||2000 FW13|| align=right|15,7|| align=right|2,400|| align=right|0,070|| align=right|8,75|| align=right|3,718||MBA||28. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60624)||2000 FT14|| align=right|16,6|| align=right|1,981|| align=right|0,071|| align=right|22,55|| align=right|2,788||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60625)||2000 FA17|| align=right|13,3|| align=right|2,790|| align=right|0,180|| align=right|11,79|| align=right|4,660||MBA||28. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60626)||2000 FU21|| align=right|15,9|| align=right|2,269|| align=right|0,232|| align=right|7,55|| align=right|3,418||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60627)||2000 FJ23|| align=right|15,8|| align=right|2,347|| align=right|0,211|| align=right|10,52|| align=right|3,594||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60628)||2000 FX24|| align=right|15,1|| align=right|2,311|| align=right|0,198|| align=right|10,19|| align=right|3,513||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60629)||2000 FX25|| align=right|16,1|| align=right|2,279|| align=right|0,048|| align=right|7,04|| align=right|3,440||MBA||27. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(60630)||2000 FY25|| align=right|15,9|| align=right|2,362|| align=right|0,096|| align=right|4,00|| align=right|3,630||MBA||27. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(60631)||2000 FC26|| align=right|15,0|| align=right|2,718|| align=right|0,114|| align=right|10,54|| align=right|4,480||MBA||27. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(60632)||2000 FE27|| align=right|16,0|| align=right|2,305|| align=right|0,062|| align=right|6,81|| align=right|3,499||MBA||27. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(60633)||2000 FF27|| align=right|16,4|| align=right|2,305|| align=right|0,046|| align=right|7,18|| align=right|3,500||MBA||27. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(60634)||2000 FW27|| align=right|16,2|| align=right|2,408|| align=right|0,099|| align=right|5,35|| align=right|3,736||MBA||27. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(60635)||2000 FD30|| align=right|15,7|| align=right|2,562|| align=right|0,136|| align=right|3,01|| align=right|4,099||MBA||27. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(60636)||2000 FH30|| align=right|14,5|| align=right|2,610|| align=right|0,149|| align=right|15,33|| align=right|4,215||MBA||27. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(60637)||2000 FX30|| align=right|16,4|| align=right|2,223|| align=right|0,106|| align=right|3,78|| align=right|3,314||MBA||29. března 2000||Kvistaberg||Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
|(60638)||2000 FF31|| align=right|14,6|| align=right|3,061|| align=right|0,092|| align=right|10,16|| align=right|5,354||MBA||28. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60639)||2000 FW31|| align=right|15,9|| align=right|2,435|| align=right|0,188|| align=right|9,36|| align=right|3,798||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60640)||2000 FE34|| align=right|15,3|| align=right|2,691|| align=right|0,048|| align=right|3,61|| align=right|4,413||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60641)||2000 FP35|| align=right|14,7|| align=right|2,700|| align=right|0,129|| align=right|4,98|| align=right|4,436||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60642)||2000 FP37|| align=right|15,1|| align=right|2,422|| align=right|0,209|| align=right|5,90|| align=right|3,767||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60643)||2000 FU37|| align=right|16,1|| align=right|2,405|| align=right|0,198|| align=right|7,20|| align=right|3,730||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60644)||2000 FY37|| align=right|15,1|| align=right|2,737|| align=right|0,121|| align=right|9,94|| align=right|4,527||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60645)||2000 FU38|| align=right|15,6|| align=right|2,385|| align=right|0,160|| align=right|3,27|| align=right|3,683||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60646)||2000 FJ39|| align=right|14,8|| align=right|3,014|| align=right|0,047|| align=right|3,01|| align=right|5,233||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60647)||2000 FA40|| align=right|15,8|| align=right|2,374|| align=right|0,178|| align=right|4,85|| align=right|3,657||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60648)||2000 FY40|| align=right|15,2|| align=right|2,802|| align=right|0,047|| align=right|5,12|| align=right|4,690||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60649)||2000 FZ41|| align=right|15,3|| align=right|2,548|| align=right|0,052|| align=right|6,73|| align=right|4,066||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60650)||2000 FF42|| align=right|15,6|| align=right|2,664|| align=right|0,177|| align=right|4,78|| align=right|4,348||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60651)||2000 FU42|| align=right|15,7|| align=right|2,415|| align=right|0,147|| align=right|3,08|| align=right|3,752||MBA||28. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60652)||2000 FG43|| align=right|16,0|| align=right|2,392|| align=right|0,169|| align=right|3,78|| align=right|3,699||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60653)||2000 FA45|| align=right|15,9|| align=right|2,314|| align=right|0,051|| align=right|6,06|| align=right|3,519||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60654)||2000 FP45|| align=right|15,3|| align=right|2,592|| align=right|0,178|| align=right|7,89|| align=right|4,172||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60655)||2000 FV45|| align=right|15,5|| align=right|2,772|| align=right|0,111|| align=right|10,00|| align=right|4,615||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60656)||2000 FF47|| align=right|15,2|| align=right|2,565|| align=right|0,078|| align=right|14,51|| align=right|4,106||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60657)||2000 FT47|| align=right|14,4|| align=right|2,753|| align=right|0,034|| align=right|13,14|| align=right|4,568||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60658)||2000 FG48|| align=right|16,7|| align=right|2,416|| align=right|0,142|| align=right|2,06|| align=right|3,754||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60659)||2000 FX49|| align=right|15,8|| align=right|2,189|| align=right|0,153|| align=right|6,02|| align=right|3,237||MBA||30. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60660)||2000 FL50|| align=right|15,9|| align=right|2,141|| align=right|0,175|| align=right|1,71|| align=right|3,131||MBA||27. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(60661)||2000 FF57|| align=right|14,8|| align=right|2,872|| align=right|0,085|| align=right|3,22|| align=right|4,866||MBA||26. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(60662)||2000 FX61|| align=right|16,9|| align=right|2,512|| align=right|0,048|| align=right|5,25|| align=right|3,980||MBA||26. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(60663)||2000 FZ65|| align=right|16,1|| align=right|2,236|| align=right|0,232|| align=right|5,35|| align=right|3,342||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60664)||2000 FX72|| align=right|14,8|| align=right|2,763|| align=right|0,124|| align=right|9,40|| align=right|4,592||MBA||26. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(60665)||2000 FL73|| align=right|15,5|| align=right|2,455|| align=right|0,200|| align=right|1,89|| align=right|3,847||MBA||25. března 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(60666)||2000 FT73|| align=right|15,5|| align=right|2,428|| align=right|0,164|| align=right|13,92|| align=right|3,783||MBA||26. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(60667)||2000 GQ1|| align=right|17,3|| align=right|2,228|| align=right|0,127|| align=right|2,17|| align=right|3,326||MBA||4. dubna 2000||Prescott||P. G. Comba
|-
|(60668)||2000 GJ3|| align=right|15,5|| align=right|2,322|| align=right|0,209|| align=right|23,63|| align=right|3,539||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60669)||2000 GE4|| align=right|15,5|| align=right|2,207|| align=right|0,200|| align=right|7,69|| align=right|3,279||MBA||7. dubna 2000||Kleť||Klet
|-
|(60670)||2000 GX5|| align=right|16,9|| align=right|2,274|| align=right|0,130|| align=right|2,74|| align=right|3,429||MBA||4. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60671)||2000 GP9|| align=right|14,9|| align=right|2,758|| align=right|0,136|| align=right|11,49|| align=right|4,579||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60672)||2000 GE10|| align=right|15,8|| align=right|2,712|| align=right|0,119|| align=right|1,47|| align=right|4,464||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60673)||2000 GH10|| align=right|15,5|| align=right|2,700|| align=right|0,053|| align=right|6,34|| align=right|4,435||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60674)||2000 GN10|| align=right|15,1|| align=right|3,109|| align=right|0,112|| align=right|6,33|| align=right|5,481||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60675)||2000 GA12|| align=right|16,8|| align=right|2,471|| align=right|0,169|| align=right|1,59|| align=right|3,884||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60676)||2000 GQ14|| align=right|16,8|| align=right|2,681|| align=right|0,089|| align=right|1,37|| align=right|4,390||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60677)||2000 GO18|| align=right|16,3|| align=right|2,382|| align=right|0,215|| align=right|1,44|| align=right|3,676||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60678)||2000 GA23|| align=right|15,7|| align=right|2,612|| align=right|0,202|| align=right|2,66|| align=right|4,222||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60679)||2000 GE24|| align=right|14,9|| align=right|2,920|| align=right|0,118|| align=right|1,40|| align=right|4,989||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60680)||2000 GW27|| align=right|15,4|| align=right|2,595|| align=right|0,205|| align=right|3,87|| align=right|4,180||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60681)||2000 GE31|| align=right|16,1|| align=right|2,184|| align=right|0,225|| align=right|4,97|| align=right|3,226||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60682)||2000 GU31|| align=right|15,2|| align=right|3,206|| align=right|0,167|| align=right|1,91|| align=right|5,739||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60683)||2000 GL33|| align=right|16,3|| align=right|2,156|| align=right|0,132|| align=right|7,13|| align=right|3,164||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60684)||2000 GA34|| align=right|16,4|| align=right|2,316|| align=right|0,160|| align=right|5,64|| align=right|3,525||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60685)||2000 GP34|| align=right|16,5|| align=right|2,309|| align=right|0,143|| align=right|6,34|| align=right|3,508||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60686)||2000 GN35|| align=right|15,3|| align=right|2,640|| align=right|0,131|| align=right|14,08|| align=right|4,289||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60687)||2000 GS35|| align=right|15,7|| align=right|2,656|| align=right|0,170|| align=right|5,22|| align=right|4,329||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60688)||2000 GY35|| align=right|15,0|| align=right|2,963|| align=right|0,105|| align=right|1,19|| align=right|5,099||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60689)||2000 GG37|| align=right|16,0|| align=right|2,165|| align=right|0,263|| align=right|8,44|| align=right|3,185||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60690)||2000 GD38|| align=right|15,9|| align=right|2,258|| align=right|0,114|| align=right|7,02|| align=right|3,393||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60691)||2000 GJ38|| align=right|15,3|| align=right|3,243|| align=right|0,052|| align=right|12,44|| align=right|5,838||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60692)||2000 GC40|| align=right|16,1|| align=right|2,245|| align=right|0,060|| align=right|1,05|| align=right|3,363||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60693)||2000 GX40|| align=right|14,9|| align=right|2,925|| align=right|0,081|| align=right|1,42|| align=right|5,002||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60694)||2000 GG41|| align=right|15,8|| align=right|2,564|| align=right|0,252|| align=right|4,88|| align=right|4,105||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60695)||2000 GM42|| align=right|15,3|| align=right|2,184|| align=right|0,200|| align=right|8,47|| align=right|3,226||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60696)||2000 GQ43|| align=right|15,2|| align=right|2,628|| align=right|0,162|| align=right|3,42|| align=right|4,260||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60697)||2000 GG45|| align=right|15,8|| align=right|2,385|| align=right|0,248|| align=right|6,28|| align=right|3,683||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60698)||2000 GB46|| align=right|16,3|| align=right|2,689|| align=right|0,161|| align=right|2,88|| align=right|4,408||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60699)||2000 GN47|| align=right|15,9|| align=right|2,627|| align=right|0,165|| align=right|8,39|| align=right|4,258||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60700)||2000 GL50|| align=right|16,2|| align=right|2,323|| align=right|0,146|| align=right|0,89|| align=right|3,540||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60701)||2000 GQ51|| align=right|15,8|| align=right|2,646|| align=right|0,092|| align=right|2,44|| align=right|4,303||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60702)||2000 GU52|| align=right|15,3|| align=right|3,180|| align=right|0,070|| align=right|12,24|| align=right|5,671||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60703)||2000 GU53|| align=right|15,1|| align=right|2,964|| align=right|0,026|| align=right|9,89|| align=right|5,103||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60704)||2000 GK55|| align=right|14,6|| align=right|2,803|| align=right|0,250|| align=right|16,22|| align=right|4,692||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60705)||2000 GU55|| align=right|15,2|| align=right|2,618|| align=right|0,168|| align=right|4,62|| align=right|4,235||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60706)||2000 GB56|| align=right|14,7|| align=right|2,867|| align=right|0,073|| align=right|3,23|| align=right|4,853||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60707)||2000 GP56|| align=right|15,1|| align=right|2,996|| align=right|0,050|| align=right|1,71|| align=right|5,185||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60708)||2000 GC57|| align=right|15,4|| align=right|2,661|| align=right|0,089|| align=right|2,09|| align=right|4,341||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60709)||2000 GN57|| align=right|15,9|| align=right|2,305|| align=right|0,148|| align=right|7,15|| align=right|3,498||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60710)||2000 GU57|| align=right|16,8|| align=right|2,185|| align=right|0,142|| align=right|1,41|| align=right|3,230||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60711)||2000 GS59|| align=right|15,3|| align=right|2,689|| align=right|0,070|| align=right|2,88|| align=right|4,408||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60712)||2000 GM60|| align=right|13,7|| align=right|3,120|| align=right|0,103|| align=right|17,14|| align=right|5,510||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60713)||2000 GK61|| align=right|16,7|| align=right|2,193|| align=right|0,154|| align=right|1,92|| align=right|3,246||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60714)||2000 GN62|| align=right|16,9|| align=right|2,271|| align=right|0,263|| align=right|1,07|| align=right|3,421||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60715)||2000 GX64|| align=right|17,4|| align=right|2,311|| align=right|0,099|| align=right|4,00|| align=right|3,513||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60716)||2000 GD65|| align=right|16,4|| align=right|2,420|| align=right|0,104|| align=right|3,18|| align=right|3,765||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60717)||2000 GZ66|| align=right|16,8|| align=right|2,197|| align=right|0,106|| align=right|6,77|| align=right|3,256||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60718)||2000 GN69|| align=right|16,7|| align=right|2,481|| align=right|0,114|| align=right|0,77|| align=right|3,908||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60719)||2000 GQ69|| align=right|17,2|| align=right|2,141|| align=right|0,114|| align=right|0,47|| align=right|3,131||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60720)||2000 GC72|| align=right|16,6|| align=right|2,364|| align=right|0,176|| align=right|3,28|| align=right|3,635||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60721)||2000 GA73|| align=right|13,8|| align=right|2,780|| align=right|0,160|| align=right|9,04|| align=right|4,634||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60722)||2000 GE73|| align=right|15,4|| align=right|2,684|| align=right|0,128|| align=right|12,93|| align=right|4,398||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60723)||2000 GU73|| align=right|16,5|| align=right|2,221|| align=right|0,178|| align=right|4,34|| align=right|3,310||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60724)||2000 GE74|| align=right|17,1|| align=right|2,236|| align=right|0,086|| align=right|5,53|| align=right|3,342||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60725)||2000 GH74|| align=right|14,6|| align=right|3,093|| align=right|0,110|| align=right|4,27|| align=right|5,438||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60726)||2000 GE75|| align=right|15,8|| align=right|2,296|| align=right|0,136|| align=right|6,29|| align=right|3,479||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60727)||2000 GO75|| align=right|16,2|| align=right|2,238|| align=right|0,168|| align=right|5,10|| align=right|3,347||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60728)||2000 GS76|| align=right|16,2|| align=right|2,241|| align=right|0,204|| align=right|7,30|| align=right|3,355||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60729)||2000 GZ78|| align=right|17,4|| align=right|2,281|| align=right|0,095|| align=right|7,97|| align=right|3,445||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60730)||2000 GC79|| align=right|16,9|| align=right|2,402|| align=right|0,134|| align=right|0,61|| align=right|3,722||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60731)||2000 GQ79|| align=right|16,1|| align=right|2,239|| align=right|0,205|| align=right|6,79|| align=right|3,351||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60732)||2000 GK80|| align=right|14,3|| align=right|3,118|| align=right|0,137|| align=right|0,67|| align=right|5,504||MBA||6. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60733)||2000 GL80|| align=right|15,2|| align=right|2,270|| align=right|0,302|| align=right|12,31|| align=right|3,419||MBA||6. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60734)||2000 GT80|| align=right|16,9|| align=right|2,152|| align=right|0,068|| align=right|2,27|| align=right|3,155||MBA||6. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60735)||2000 GF82|| align=right|14,9|| align=right|2,345|| align=right|0,330|| align=right|21,76|| align=right|3,591||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60736)||2000 GJ82|| align=right|15,9|| align=right|2,419|| align=right|0,167|| align=right|2,73|| align=right|3,763||MBA||8. dubna 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(60737)||2000 GB87|| align=right|15,1|| align=right|2,560|| align=right|0,113|| align=right|10,08|| align=right|4,094||MBA||4. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60738)||2000 GK87|| align=right|15,4|| align=right|2,693|| align=right|0,132|| align=right|4,04|| align=right|4,418||MBA||4. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60739)||2000 GR87|| align=right|14,9|| align=right|3,071|| align=right|0,062|| align=right|10,37|| align=right|5,381||MBA||4. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60740)||2000 GU89|| align=right|15,6|| align=right|2,638|| align=right|0,117|| align=right|4,32|| align=right|4,283||MBA||4. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60741)||2000 GY90|| align=right|15,1|| align=right|2,610|| align=right|0,124|| align=right|8,18|| align=right|4,215||MBA||4. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60742)||2000 GY91|| align=right|13,4|| align=right|2,715|| align=right|0,203|| align=right|16,59|| align=right|4,472||MBA||4. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60743)||2000 GU92|| align=right|15,0|| align=right|2,644|| align=right|0,051|| align=right|3,92|| align=right|4,297||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60744)||2000 GB93|| align=right|15,3|| align=right|2,309|| align=right|0,239|| align=right|7,62|| align=right|3,507||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60745)||2000 GQ93|| align=right|15,2|| align=right|2,770|| align=right|0,138|| align=right|15,41|| align=right|4,610||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60746)||2000 GA95|| align=right|15,7|| align=right|2,156|| align=right|0,108|| align=right|3,88|| align=right|3,165||MBA||6. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60747)||2000 GW95|| align=right|15,7|| align=right|2,228|| align=right|0,141|| align=right|4,34|| align=right|3,325||MBA||6. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60748)||2000 GC96|| align=right|14,2|| align=right|2,580|| align=right|0,086|| align=right|7,82|| align=right|4,143||MBA||6. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60749)||2000 GF96|| align=right|16,0|| align=right|2,321|| align=right|0,156|| align=right|7,24|| align=right|3,535||MBA||6. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60750)||2000 GQ98|| align=right|15,9|| align=right|2,379|| align=right|0,114|| align=right|6,32|| align=right|3,669||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60751)||2000 GU98|| align=right|15,1|| align=right|2,668|| align=right|0,127|| align=right|11,43|| align=right|4,357||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60752)||2000 GM99|| align=right|15,4|| align=right|2,304|| align=right|0,172|| align=right|2,97|| align=right|3,498||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60753)||2000 GA101|| align=right|15,8|| align=right|2,302|| align=right|0,136|| align=right|4,10|| align=right|3,491||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60754)||2000 GH101|| align=right|15,8|| align=right|2,390|| align=right|0,082|| align=right|7,36|| align=right|3,695||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60755)||2000 GU101|| align=right|14,4|| align=right|2,978|| align=right|0,067|| align=right|9,16|| align=right|5,138||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60756)||2000 GM104|| align=right|17,0|| align=right|2,246|| align=right|0,049|| align=right|6,84|| align=right|3,364||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60757)||2000 GK107|| align=right|15,4|| align=right|2,166|| align=right|0,171|| align=right|5,21|| align=right|3,187||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60758)||2000 GP108|| align=right|14,9|| align=right|2,194|| align=right|0,199|| align=right|6,14|| align=right|3,249||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60759)||2000 GA112|| align=right|14,7|| align=right|2,842|| align=right|0,099|| align=right|15,10|| align=right|4,791||MBA||3. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(60760)||2000 GC113|| align=right|15,0|| align=right|3,174|| align=right|0,052|| align=right|13,37|| align=right|5,653||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60761)||2000 GK113|| align=right|16,4|| align=right|2,365|| align=right|0,108|| align=right|6,92|| align=right|3,636||MBA||6. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60762)||2000 GA115|| align=right|15,5|| align=right|2,453|| align=right|0,191|| align=right|3,05|| align=right|3,842||MBA||8. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60763)||2000 GN118|| align=right|17,2|| align=right|2,163|| align=right|0,049|| align=right|1,33|| align=right|3,180||MBA||3. dubna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(60764)||2000 GV122|| align=right|14,1|| align=right|2,576|| align=right|0,168|| align=right|10,86|| align=right|4,134||MBA||11. dubna 2000||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(60765)||2000 GE124|| align=right|16,5|| align=right|2,372|| align=right|0,187|| align=right|6,27|| align=right|3,653||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60766)||2000 GU124|| align=right|14,5|| align=right|2,640|| align=right|0,106|| align=right|13,28|| align=right|4,289||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60767)||2000 GU133|| align=right|15,3|| align=right|2,302|| align=right|0,206|| align=right|22,14|| align=right|3,493||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60768)||2000 GY136|| align=right|15,0|| align=right|2,738|| align=right|0,107|| align=right|8,83|| align=right|4,530||MBA||12. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60769)||2000 GF143|| align=right|15,8|| align=right|2,457|| align=right|0,193|| align=right|7,45|| align=right|3,851||MBA||7. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(60770)||2000 GL143|| align=right|14,4|| align=right|2,288|| align=right|0,161|| align=right|20,91|| align=right|3,460||MBA||7. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(60771)||2000 GS154|| align=right|16,0|| align=right|2,434|| align=right|0,056|| align=right|4,66|| align=right|3,796||MBA||6. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(60772)||2000 GY155|| align=right|14,9|| align=right|2,624|| align=right|0,034|| align=right|2,86|| align=right|4,250||MBA||6. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(60773)||2000 GD158|| align=right|14,9|| align=right|3,052|| align=right|0,159|| align=right|4,27|| align=right|5,332||MBA||7. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(60774)||2000 GW159|| align=right|16,2|| align=right|2,662|| align=right|0,066|| align=right|10,97|| align=right|4,342||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60775)||2000 GG160|| align=right|14,3|| align=right|3,023|| align=right|0,099|| align=right|9,46|| align=right|5,255||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60776)||2000 GP160|| align=right|15,4|| align=right|2,601|| align=right|0,122|| align=right|3,85|| align=right|4,195||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60777)||2000 GS162|| align=right|14,6|| align=right|2,645|| align=right|0,193|| align=right|11,79|| align=right|4,302||MBA||8. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60778)||2000 GU162|| align=right|16,9|| align=right|2,432|| align=right|0,117|| align=right|3,47|| align=right|3,792||MBA||8. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60779)||2000 GY162|| align=right|14,8|| align=right|2,648|| align=right|0,112|| align=right|8,34|| align=right|4,309||MBA||8. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60780)||2000 GA164|| align=right|15,7|| align=right|2,381|| align=right|0,094|| align=right|6,99|| align=right|3,673||MBA||12. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60781)||2000 GD164|| align=right|15,6|| align=right|2,688|| align=right|0,119|| align=right|13,09|| align=right|4,407||MBA||12. dubna 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(60782)||2000 GJ166|| align=right|16,4|| align=right|2,780|| align=right|0,085|| align=right|1,46|| align=right|4,635||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60783)||2000 GB171|| align=right|16,4|| align=right|2,314|| align=right|0,052|| align=right|3,66|| align=right|3,519||MBA||5. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(60784)||2000 GC178|| align=right|16,5|| align=right|2,232|| align=right|0,158|| align=right|4,73|| align=right|3,334||MBA||2. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(60785)||2000 GT179|| align=right|15,7|| align=right|2,217|| align=right|0,189|| align=right|5,51|| align=right|3,301||MBA||5. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(60786)||2000 GP182|| align=right|15,9|| align=right|2,284|| align=right|0,139|| align=right|7,43|| align=right|3,452||MBA||3. dubna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(60787)||2000 GW183|| align=right|15,6|| align=right|2,675|| align=right|0,063|| align=right|15,09|| align=right|4,374||MBA||14. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60788)||2000 HW|| align=right|16,9|| align=right|2,222|| align=right|0,174|| align=right|0,83|| align=right|3,312||MBA||24. dubna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(60789)||2000 HW1|| align=right|16,0|| align=right|2,363|| align=right|0,103|| align=right|6,16|| align=right|3,631||MBA||25. dubna 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(60790)||2000 HD4|| align=right|15,9|| align=right|2,399|| align=right|0,100|| align=right|2,02|| align=right|3,716||MBA||26. dubna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(60791)||2000 HM6|| align=right|16,3|| align=right|2,262|| align=right|0,189|| align=right|2,23|| align=right|3,401||MBA||24. dubna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(60792)||2000 HS6|| align=right|15,8|| align=right|3,120|| align=right|0,161|| align=right|0,48|| align=right|5,509||MBA||24. dubna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(60793)||2000 HQ7|| align=right|15,4|| align=right|2,766|| align=right|0,116|| align=right|8,80|| align=right|4,599||MBA||27. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60794)||2000 HR7|| align=right|14,9|| align=right|3,025|| align=right|0,072|| align=right|1,31|| align=right|5,262||MBA||27. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60795)||2000 HO8|| align=right|17,0|| align=right|2,237|| align=right|0,094|| align=right|2,26|| align=right|3,346||MBA||27. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60796)||2000 HB9|| align=right|15,7|| align=right|2,360|| align=right|0,256|| align=right|2,80|| align=right|3,624||MBA||27. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60797)||2000 HR10|| align=right|16,2|| align=right|2,177|| align=right|0,196|| align=right|3,16|| align=right|3,212||MBA||27. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60798)||2000 HV10|| align=right|15,9|| align=right|2,277|| align=right|0,093|| align=right|4,21|| align=right|3,436||MBA||27. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60799)||2000 HV11|| align=right|16,0|| align=right|2,594|| align=right|0,054|| align=right|2,39|| align=right|4,177||MBA||28. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60800)||2000 HJ12|| align=right|17,2|| align=right|2,150|| align=right|0,196|| align=right|0,96|| align=right|3,153||MBA||28. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60801)||2000 HA15|| align=right|15,6|| align=right|2,412|| align=right|0,207|| align=right|6,74|| align=right|3,746||MBA||27. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60802)||2000 HK15|| align=right|14,8|| align=right|2,563|| align=right|0,300|| align=right|11,01|| align=right|4,102||MBA||27. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60803)||2000 HF18|| align=right|15,6|| align=right|2,645|| align=right|0,157|| align=right|3,65|| align=right|4,300||MBA||24. dubna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(60804)||2000 HD23|| align=right|17,0|| align=right|2,198|| align=right|0,070|| align=right|5,50|| align=right|3,259||MBA||30. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60805)||2000 HS23|| align=right|15,3|| align=right|2,303|| align=right|0,229|| align=right|8,23|| align=right|3,495||MBA||26. dubna 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(60806)||2000 HT25|| align=right|15,7|| align=right|2,188|| align=right|0,174|| align=right|3,94|| align=right|3,236||MBA||24. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(60807)||2000 HN26|| align=right|14,5|| align=right|2,787|| align=right|0,107|| align=right|5,62|| align=right|4,653||MBA||24. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(60808)||2000 HQ26|| align=right|14,9|| align=right|3,233|| align=right|0,109|| align=right|3,76|| align=right|5,811||MBA||24. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(60809)||2000 HG28|| align=right|15,0|| align=right|2,339|| align=right|0,203|| align=right|25,10|| align=right|3,577||MBA||28. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60810)||2000 HT28|| align=right|15,5|| align=right|2,846|| align=right|0,047|| align=right|2,19|| align=right|4,802||MBA||29. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60811)||2000 HE30|| align=right|14,5|| align=right|2,643|| align=right|0,217|| align=right|14,79|| align=right|4,297||MBA||28. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60812)||2000 HL30|| align=right|14,2|| align=right|2,675|| align=right|0,105|| align=right|14,15|| align=right|4,374||MBA||28. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60813)||2000 HG31|| align=right|15,2|| align=right|2,622|| align=right|0,098|| align=right|15,52|| align=right|4,246||MBA||29. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60814)||2000 HG32|| align=right|16,4|| align=right|2,372|| align=right|0,154|| align=right|2,59|| align=right|3,652||MBA||29. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60815)||2000 HY32|| align=right|14,1|| align=right|2,708|| align=right|0,057|| align=right|22,63|| align=right|4,455||MBA||29. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60816)||2000 HO34|| align=right|17,1|| align=right|2,169|| align=right|0,097|| align=right|1,97|| align=right|3,194||MBA||25. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(60817)||2000 HR37|| align=right|14,7|| align=right|2,551|| align=right|0,038|| align=right|23,20|| align=right|4,074||MBA||29. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60818)||2000 HM38|| align=right|15,8|| align=right|2,582|| align=right|0,215|| align=right|4,58|| align=right|4,147||MBA||28. dubna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(60819)||2000 HY38|| align=right|15,3|| align=right|2,775|| align=right|0,042|| align=right|4,98|| align=right|4,623||MBA||28. dubna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(60820)||2000 HZ39|| align=right|17,2|| align=right|2,161|| align=right|0,093|| align=right|2,23|| align=right|3,176||MBA||30. dubna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(60821)||2000 HD40|| align=right|15,6|| align=right|2,589|| align=right|0,110|| align=right|3,12|| align=right|4,165||MBA||30. dubna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(60822)||2000 HX42|| align=right|15,5|| align=right|3,217|| align=right|0,137|| align=right|5,27|| align=right|5,769||MBA||29. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60823)||2000 HB43|| align=right|15,8|| align=right|2,614|| align=right|0,135|| align=right|3,88|| align=right|4,225||MBA||29. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60824)||2000 HG43|| align=right|16,1|| align=right|2,251|| align=right|0,170|| align=right|7,18|| align=right|3,378||MBA||29. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60825)||2000 HW45|| align=right|16,2|| align=right|2,384|| align=right|0,056|| align=right|5,61|| align=right|3,681||MBA||26. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(60826)||2000 HO46|| align=right|17,5|| align=right|2,181|| align=right|0,070|| align=right|3,29|| align=right|3,220||MBA||29. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60827)||2000 HW46|| align=right|15,4|| align=right|2,643|| align=right|0,099|| align=right|3,10|| align=right|4,295||MBA||29. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60828)||2000 HX46|| align=right|16,3|| align=right|2,225|| align=right|0,168|| align=right|6,15|| align=right|3,318||MBA||29. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60829)||2000 HY46|| align=right|16,5|| align=right|2,446|| align=right|0,135|| align=right|3,45|| align=right|3,825||MBA||29. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60830)||2000 HZ47|| align=right|16,7|| align=right|2,161|| align=right|0,027|| align=right|2,60|| align=right|3,175||MBA||29. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60831)||2000 HL48|| align=right|14,8|| align=right|2,795|| align=right|0,133|| align=right|7,39|| align=right|4,673||MBA||29. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60832)||2000 HU48|| align=right|16,2|| align=right|2,158|| align=right|0,091|| align=right|5,43|| align=right|3,170||MBA||29. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60833)||2000 HB49|| align=right|15,1|| align=right|2,759|| align=right|0,090|| align=right|8,27|| align=right|4,582||MBA||29. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60834)||2000 HL49|| align=right|16,5|| align=right|2,255|| align=right|0,183|| align=right|4,47|| align=right|3,385||MBA||29. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60835)||2000 HU49|| align=right|16,3|| align=right|2,380|| align=right|0,188|| align=right|1,85|| align=right|3,671||MBA||29. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60836)||2000 HZ49|| align=right|15,4|| align=right|3,152|| align=right|0,055|| align=right|9,70|| align=right|5,595||MBA||29. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60837)||2000 HU53|| align=right|16,3|| align=right|2,215|| align=right|0,226|| align=right|5,45|| align=right|3,296||MBA||29. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60838)||2000 HD55|| align=right|14,6|| align=right|3,132|| align=right|0,153|| align=right|2,17|| align=right|5,542||MBA||29. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60839)||2000 HB56|| align=right|15,6|| align=right|2,289|| align=right|0,143|| align=right|5,11|| align=right|3,463||MBA||24. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(60840)||2000 HD57|| align=right|16,0|| align=right|2,291|| align=right|0,165|| align=right|4,78|| align=right|3,467||MBA||24. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(60841)||2000 HN57|| align=right|14,9|| align=right|2,781|| align=right|0,202|| align=right|8,86|| align=right|4,637||MBA||24. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(60842)||2000 HP61|| align=right|16,1|| align=right|2,387|| align=right|0,171|| align=right|10,31|| align=right|3,688||MBA||25. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(60843)||2000 HS61|| align=right|15,9|| align=right|2,274|| align=right|0,143|| align=right|7,37|| align=right|3,429||MBA||25. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(60844)||2000 HF62|| align=right|17,9|| align=right|2,175|| align=right|0,072|| align=right|2,61|| align=right|3,207||MBA||25. dubna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(60845)||2000 HP62|| align=right|15,2|| align=right|2,288|| align=right|0,163|| align=right|6,86|| align=right|3,460||MBA||25. dubna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(60846)||2000 HB63|| align=right|15,9|| align=right|2,194|| align=right|0,155|| align=right|3,11|| align=right|3,250||MBA||26. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(60847)||2000 HC64|| align=right|15,3|| align=right|2,160|| align=right|0,077|| align=right|4,14|| align=right|3,174||MBA||26. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(60848)||2000 HQ64|| align=right|15,6|| align=right|2,564|| align=right|0,154|| align=right|4,64|| align=right|4,105||MBA||26. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(60849)||2000 HV64|| align=right|16,3|| align=right|2,136|| align=right|0,102|| align=right|2,39|| align=right|3,122||MBA||26. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(60850)||2000 HE65|| align=right|15,5|| align=right|2,626|| align=right|0,099|| align=right|2,42|| align=right|4,256||MBA||26. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(60851)||2000 HN65|| align=right|14,9|| align=right|2,265|| align=right|0,180|| align=right|5,49|| align=right|3,409||MBA||26. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(60852)||2000 HU65|| align=right|16,4|| align=right|2,482|| align=right|0,083|| align=right|6,08|| align=right|3,909||MBA||26. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(60853)||2000 HZ65|| align=right|16,4|| align=right|2,373|| align=right|0,151|| align=right|3,51|| align=right|3,655||MBA||26. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(60854)||2000 HE66|| align=right|15,6|| align=right|2,649|| align=right|0,033|| align=right|2,10|| align=right|4,311||MBA||26. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(60855)||2000 HU66|| align=right|16,7|| align=right|2,294|| align=right|0,140|| align=right|1,74|| align=right|3,474||MBA||26. dubna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(60856)||2000 HA68|| align=right|16,3|| align=right|2,465|| align=right|0,077|| align=right|7,17|| align=right|3,870||MBA||27. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60857)||2000 HD68|| align=right|15,7|| align=right|2,598|| align=right|0,144|| align=right|14,02|| align=right|4,187||MBA||27. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(60858)||2000 HE68|| align=right|15,0|| align=right|2,335|| align=right|0,225|| align=right|12,75|| align=right|3,568||MBA||27. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(60859)||2000 HF68|| align=right|15,8|| align=right|2,197|| align=right|0,204|| align=right|3,69|| align=right|3,257||MBA||27. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60860)||2000 HR72|| align=right|17,1|| align=right|2,319|| align=right|0,059|| align=right|7,44|| align=right|3,531||MBA||26. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(60861)||2000 HJ73|| align=right|15,7|| align=right|2,574|| align=right|0,024|| align=right|12,77|| align=right|4,130||MBA||27. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(60862)||2000 HJ74|| align=right|16,1|| align=right|2,225|| align=right|0,129|| align=right|7,54|| align=right|3,318||MBA||30. dubna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(60863)||2000 HK75|| align=right|16,1|| align=right|2,693|| align=right|0,088|| align=right|3,82|| align=right|4,418||MBA||27. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60864)||2000 HM75|| align=right|13,0|| align=right|3,158|| align=right|0,147|| align=right|18,13|| align=right|5,612||MBA||27. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60865)||2000 HG76|| align=right|16,6|| align=right|2,325|| align=right|0,199|| align=right|2,71|| align=right|3,545||MBA||27. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60866)||2000 HM79|| align=right|15,2|| align=right|2,619|| align=right|0,063|| align=right|14,46|| align=right|4,237||MBA||28. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60867)||2000 HD81|| align=right|15,3|| align=right|2,255|| align=right|0,136|| align=right|2,42|| align=right|3,385||MBA||28. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60868)||2000 HG81|| align=right|16,4|| align=right|2,296|| align=right|0,159|| align=right|23,15|| align=right|3,479||MBA||28. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(60869)||2000 HZ82|| align=right|15,4|| align=right|3,227|| align=right|0,125|| align=right|3,01|| align=right|5,796||MBA||29. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60870)||2000 HC83|| align=right|16,9|| align=right|2,236|| align=right|0,071|| align=right|7,93|| align=right|3,344||MBA||29. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60871)||2000 HE83|| align=right|16,5|| align=right|2,204|| align=right|0,075|| align=right|1,33|| align=right|3,271||MBA||29. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60872)||2000 HE86|| align=right|14,8|| align=right|2,800|| align=right|0,223|| align=right|8,42|| align=right|4,684||MBA||30. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(60873)||2000 HL86|| align=right|15,6|| align=right|2,264|| align=right|0,166|| align=right|6,84|| align=right|3,406||MBA||30. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(60874)||2000 HT86|| align=right|15,6|| align=right|2,757|| align=right|0,007|| align=right|3,09|| align=right|4,576||MBA||30. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(60875)||2000 HV86|| align=right|16,4|| align=right|2,340|| align=right|0,178|| align=right|6,75|| align=right|3,580||MBA||30. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(60876)||2000 HD88|| align=right|14,6|| align=right|3,116|| align=right|0,053|| align=right|7,30|| align=right|5,500||MBA||27. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60877)||2000 HD89|| align=right|16,5|| align=right|2,428|| align=right|0,132|| align=right|2,32|| align=right|3,782||MBA||29. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60878)||2000 HW89|| align=right|16,4|| align=right|2,170|| align=right|0,064|| align=right|1,46|| align=right|3,195||MBA||29. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60879)||2000 HE90|| align=right|16,3|| align=right|2,571|| align=right|0,141|| align=right|3,64|| align=right|4,122||MBA||29. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60880)||2000 HG90|| align=right|15,5|| align=right|2,522|| align=right|0,180|| align=right|2,34|| align=right|4,004||MBA||29. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60881)||2000 HE94|| align=right|16,8|| align=right|2,177|| align=right|0,097|| align=right|2,16|| align=right|3,212||MBA||29. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60882)||2000 HM95|| align=right|16,0|| align=right|2,331|| align=right|0,112|| align=right|4,25|| align=right|3,558||MBA||28. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60883)||2000 HK101|| align=right|15,1|| align=right|2,742|| align=right|0,199|| align=right|10,28|| align=right|4,540||MBA||26. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(60884)||2000 JH6|| align=right|16,3|| align=right|2,163|| align=right|0,133|| align=right|1,11|| align=right|3,182||MBA||3. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60885)||2000 JX6|| align=right|14,6|| align=right|3,173|| align=right|0,069|| align=right|17,53|| align=right|5,652||MBA||4. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60886)||2000 JB10|| align=right|16,6|| align=right|2,170|| align=right|0,244|| align=right|5,72|| align=right|3,196||MBA||6. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60887)||2000 JS12|| align=right|16,5|| align=right|2,259|| align=right|0,101|| align=right|3,60|| align=right|3,394||MBA||6. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60888)||2000 JA14|| align=right|15,5|| align=right|2,263|| align=right|0,122|| align=right|5,42|| align=right|3,404||MBA||9. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60889)||2000 JC15|| align=right|16,2|| align=right|2,328|| align=right|0,102|| align=right|5,92|| align=right|3,552||MBA||6. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60890)||2000 JK17|| align=right|16,3|| align=right|2,257|| align=right|0,175|| align=right|4,68|| align=right|3,389||MBA||5. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60891)||2000 JL18|| align=right|16,5|| align=right|2,302|| align=right|0,189|| align=right|2,98|| align=right|3,493||MBA||3. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60892)||2000 JH19|| align=right|14,8|| align=right|2,637|| align=right|0,137|| align=right|15,13|| align=right|4,282||MBA||4. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60893)||2000 JH21|| align=right|14,7|| align=right|2,578|| align=right|0,039|| align=right|3,17|| align=right|4,140||MBA||6. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60894)||2000 JP21|| align=right|15,7|| align=right|2,231|| align=right|0,118|| align=right|3,12|| align=right|3,332||MBA||6. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60895)||2000 JM22|| align=right|16,3|| align=right|2,200|| align=right|0,193|| align=right|4,74|| align=right|3,262||MBA||6. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60896)||2000 JB23|| align=right|14,4|| align=right|2,699|| align=right|0,196|| align=right|11,51|| align=right|4,432||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60897)||2000 JP24|| align=right|15,8|| align=right|2,181|| align=right|0,084|| align=right|7,05|| align=right|3,220||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60898)||2000 JQ25|| align=right|15,9|| align=right|2,188|| align=right|0,004|| align=right|4,37|| align=right|3,236||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60899)||2000 JN26|| align=right|15,2|| align=right|2,474|| align=right|0,122|| align=right|5,56|| align=right|3,890||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60900)||2000 JR26|| align=right|16,4|| align=right|2,389|| align=right|0,169|| align=right|4,51|| align=right|3,692||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60901)||2000 JX26|| align=right|15,9|| align=right|2,181|| align=right|0,035|| align=right|6,31|| align=right|3,221||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60902)||2000 JX27|| align=right|13,9|| align=right|3,233|| align=right|0,124|| align=right|4,44|| align=right|5,813||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60903)||2000 JS28|| align=right|14,9|| align=right|2,532|| align=right|0,106|| align=right|4,65|| align=right|4,028||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60904)||2000 JG29|| align=right|17,0|| align=right|2,250|| align=right|0,110|| align=right|3,01|| align=right|3,374||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60905)||2000 JP29|| align=right|16,0|| align=right|2,215|| align=right|0,107|| align=right|3,78|| align=right|3,296||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60906)||2000 JG30|| align=right|15,5|| align=right|2,240|| align=right|0,103|| align=right|3,07|| align=right|3,351||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60907)||2000 JL30|| align=right|15,8|| align=right|2,262|| align=right|0,118|| align=right|1,17|| align=right|3,401||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60908)||2000 JP30|| align=right|16,0|| align=right|2,387|| align=right|0,106|| align=right|2,84|| align=right|3,688||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60909)||2000 JH31|| align=right|15,8|| align=right|2,309|| align=right|0,126|| align=right|6,14|| align=right|3,508||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60910)||2000 JJ31|| align=right|16,4|| align=right|2,353|| align=right|0,130|| align=right|2,64|| align=right|3,608||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60911)||2000 JO31|| align=right|16,4|| align=right|2,240|| align=right|0,115|| align=right|4,57|| align=right|3,353||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60912)||2000 JJ33|| align=right|15,8|| align=right|2,300|| align=right|0,116|| align=right|2,67|| align=right|3,488||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60913)||2000 JR34|| align=right|15,7|| align=right|2,644|| align=right|0,090|| align=right|5,18|| align=right|4,298||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60914)||2000 JL35|| align=right|16,6|| align=right|2,541|| align=right|0,076|| align=right|1,75|| align=right|4,051||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60915)||2000 JT35|| align=right|15,8|| align=right|2,328|| align=right|0,086|| align=right|5,21|| align=right|3,550||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60916)||2000 JL37|| align=right|14,9|| align=right|2,250|| align=right|0,148|| align=right|5,84|| align=right|3,374||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60917)||2000 JK38|| align=right|17,2|| align=right|2,224|| align=right|0,057|| align=right|7,94|| align=right|3,315||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60918)||2000 JZ38|| align=right|17,1|| align=right|2,261|| align=right|0,081|| align=right|3,60|| align=right|3,399||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60919)||2000 JY39|| align=right|15,8|| align=right|2,516|| align=right|0,041|| align=right|0,31|| align=right|3,991||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60920)||2000 JV40|| align=right|15,3|| align=right|2,342|| align=right|0,190|| align=right|7,02|| align=right|3,583||MBA||6. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60921)||2000 JY40|| align=right|16,0|| align=right|2,177|| align=right|0,166|| align=right|5,74|| align=right|3,212||MBA||6. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60922)||2000 JF41|| align=right|15,4|| align=right|2,388|| align=right|0,219|| align=right|3,53|| align=right|3,689||MBA||6. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60923)||2000 JR43|| align=right|16,0|| align=right|2,373|| align=right|0,178|| align=right|3,61|| align=right|3,655||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60924)||2000 JF44|| align=right|16,1|| align=right|2,258|| align=right|0,275|| align=right|2,72|| align=right|3,393||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60925)||2000 JB45|| align=right|15,5|| align=right|2,623|| align=right|0,113|| align=right|2,93|| align=right|4,247||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60926)||2000 JH45|| align=right|14,1|| align=right|3,236|| align=right|0,160|| align=right|4,40|| align=right|5,820||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60927)||2000 JQ45|| align=right|15,0|| align=right|3,221|| align=right|0,043|| align=right|3,26|| align=right|5,779||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60928)||2000 JR45|| align=right|16,2|| align=right|2,262|| align=right|0,085|| align=right|0,48|| align=right|3,402||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60929)||2000 JO46|| align=right|15,3|| align=right|2,213|| align=right|0,132|| align=right|6,40|| align=right|3,292||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60930)||2000 JX46|| align=right|14,2|| align=right|2,543|| align=right|0,213|| align=right|12,32|| align=right|4,055||MBA||9. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60931)||2000 JH47|| align=right|15,3|| align=right|2,703|| align=right|0,109|| align=right|8,67|| align=right|4,443||MBA||9. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60932)||2000 JY49|| align=right|15,5|| align=right|2,549|| align=right|0,064|| align=right|8,34|| align=right|4,068||MBA||9. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60933)||2000 JK51|| align=right|15,3|| align=right|2,209|| align=right|0,116|| align=right|5,05|| align=right|3,283||MBA||9. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60934)||2000 JL51|| align=right|14,5|| align=right|3,367|| align=right|0,068|| align=right|2,84|| align=right|6,177||MBA||9. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60935)||2000 JN51|| align=right|16,0|| align=right|2,229|| align=right|0,181|| align=right|3,31|| align=right|3,328||MBA||9. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60936)||2000 JT52|| align=right|14,7|| align=right|2,238|| align=right|0,124|| align=right|5,91|| align=right|3,347||MBA||9. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60937)||2000 JQ53|| align=right|14,3|| align=right|2,742|| align=right|0,119|| align=right|4,95|| align=right|4,540||MBA||9. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60938)||2000 JF54|| align=right|17,3|| align=right|2,187|| align=right|0,082|| align=right|4,55|| align=right|3,234||MBA||6. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60939)||2000 JH54|| align=right|17,1|| align=right|2,401|| align=right|0,157|| align=right|3,49|| align=right|3,720||MBA||6. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60940)||2000 JJ54|| align=right|15,8|| align=right|2,341|| align=right|0,121|| align=right|4,99|| align=right|3,580||MBA||6. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60941)||2000 JQ54|| align=right|16,2|| align=right|2,305|| align=right|0,134|| align=right|5,44|| align=right|3,498||MBA||6. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60942)||2000 JZ54|| align=right|15,8|| align=right|2,378|| align=right|0,185|| align=right|2,40|| align=right|3,667||MBA||6. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60943)||2000 JV55|| align=right|15,2|| align=right|2,235|| align=right|0,122|| align=right|2,82|| align=right|3,341||MBA||6. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60944)||2000 JB56|| align=right|15,7|| align=right|2,355|| align=right|0,276|| align=right|4,29|| align=right|3,614||MBA||6. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60945)||2000 JV56|| align=right|16,1|| align=right|2,284|| align=right|0,154|| align=right|5,32|| align=right|3,452||MBA||6. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60946)||2000 JY57|| align=right|16,2|| align=right|2,587|| align=right|0,194|| align=right|5,19|| align=right|4,161||MBA||6. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60947)||2000 JH58|| align=right|14,9|| align=right|2,755|| align=right|0,199|| align=right|9,53|| align=right|4,572||MBA||6. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60948)||2000 JE61|| align=right|15,1|| align=right|2,346|| align=right|0,268|| align=right|13,99|| align=right|3,592||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60949)||2000 JM61|| align=right|16,0|| align=right|2,115|| align=right|0,095|| align=right|0,68|| align=right|3,076||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60950)||2000 JP61|| align=right|15,3|| align=right|2,155|| align=right|0,125|| align=right|1,71|| align=right|3,163||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60951)||2000 JA62|| align=right|15,6|| align=right|2,284|| align=right|0,146|| align=right|2,41|| align=right|3,452||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60952)||2000 JM62|| align=right|15,3|| align=right|2,625|| align=right|0,093|| align=right|13,30|| align=right|4,251||MBA||9. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60953)||2000 JT62|| align=right|13,2|| align=right|3,193|| align=right|0,140|| align=right|18,70|| align=right|5,706||MBA||9. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60954)||2000 JF63|| align=right|16,3|| align=right|2,410|| align=right|0,231|| align=right|2,51|| align=right|3,742||MBA||9. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60955)||2000 JG65|| align=right|15,7|| align=right|2,258|| align=right|0,131|| align=right|7,53|| align=right|3,393||MBA||5. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60956)||2000 JT69|| align=right|15,5|| align=right|2,310|| align=right|0,127|| align=right|24,40|| align=right|3,509||MBA||2. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60957)||2000 JD71|| align=right|15,4|| align=right|2,562|| align=right|0,032|| align=right|13,48|| align=right|4,099||MBA||1. května 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(60958)||2000 JD72|| align=right|17,0|| align=right|2,232|| align=right|0,198|| align=right|6,48|| align=right|3,334||MBA||1. května 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(60959)||2000 JH73|| align=right|15,7|| align=right|2,210|| align=right|0,124|| align=right|7,23|| align=right|3,284||MBA||2. května 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(60960)||2000 JC74|| align=right|15,5|| align=right|2,331|| align=right|0,142|| align=right|5,57|| align=right|3,557||MBA||3. května 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(60961)||2000 JY74|| align=right|15,8|| align=right|2,221|| align=right|0,186|| align=right|10,02|| align=right|3,309||MBA||4. května 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(60962)||2000 JB76|| align=right|16,6|| align=right|2,182|| align=right|0,128|| align=right|1,98|| align=right|3,222||MBA||6. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60963)||2000 JL76|| align=right|15,7|| align=right|2,334|| align=right|0,168|| align=right|2,09|| align=right|3,566||MBA||6. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60964)||2000 JS76|| align=right|15,7|| align=right|2,556|| align=right|0,113|| align=right|5,35|| align=right|4,087||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60965)||2000 JA77|| align=right|16,1|| align=right|2,290|| align=right|0,061|| align=right|0,71|| align=right|3,464||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60966)||2000 JH80|| align=right|17,0|| align=right|2,187|| align=right|0,125|| align=right|5,35|| align=right|3,235||MBA||6. května 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(60967)||2000 JJ80|| align=right|16,2|| align=right|2,338|| align=right|0,125|| align=right|5,33|| align=right|3,574||MBA||6. května 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(60968)||2000 JY82|| align=right|16,8|| align=right|2,223|| align=right|0,223|| align=right|1,38|| align=right|3,313||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60969)||2000 JO83|| align=right|16,8|| align=right|2,388|| align=right|0,142|| align=right|2,23|| align=right|3,691||MBA||6. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60970)||2000 JA85|| align=right|15,5|| align=right|2,724|| align=right|0,073|| align=right|3,94|| align=right|4,496||MBA||5. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60971)||2000 JM85|| align=right|16,6|| align=right|2,221|| align=right|0,100|| align=right|4,22|| align=right|3,310||MBA||3. května 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(60972)||2000 KN|| align=right|15,1|| align=right|2,690|| align=right|0,165|| align=right|11,79|| align=right|4,412||MBA||23. května 2000||Modra||A. Galád; P. Kolény
|-
|(60973)||2000 KC2|| align=right|14,5|| align=right|2,283|| align=right|0,199|| align=right|25,59|| align=right|3,448||MBA||26. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60974)||2000 KC3|| align=right|15,9|| align=right|2,277|| align=right|0,130|| align=right|5,13|| align=right|3,436||MBA||25. května 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(60975)||2000 KR3|| align=right|14,8|| align=right|2,693|| align=right|0,042|| align=right|13,64|| align=right|4,418||MBA||27. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60976)||2000 KW5|| align=right|15,2|| align=right|2,312|| align=right|0,165|| align=right|5,54|| align=right|3,514||MBA||27. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60977)||2000 KE6|| align=right|16,8|| align=right|2,232|| align=right|0,117|| align=right|3,22|| align=right|3,334||MBA||27. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60978)||2000 KP7|| align=right|14,4|| align=right|2,667|| align=right|0,274|| align=right|11,65|| align=right|4,354||MBA||27. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60979)||2000 KW7|| align=right|14,9|| align=right|2,328|| align=right|0,148|| align=right|8,05|| align=right|3,550||MBA||27. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60980)||2000 KF9|| align=right|16,4|| align=right|2,398|| align=right|0,217|| align=right|2,20|| align=right|3,712||MBA||28. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60981)||2000 KP12|| align=right|16,4|| align=right|2,251|| align=right|0,044|| align=right|2,61|| align=right|3,377||MBA||28. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60982)||2000 KO13|| align=right|16,5|| align=right|2,292|| align=right|0,116|| align=right|4,39|| align=right|3,469||MBA||28. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60983)||2000 KP13|| align=right|15,9|| align=right|2,249|| align=right|0,154|| align=right|5,54|| align=right|3,372||MBA||28. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60984)||2000 KQ13|| align=right|15,7|| align=right|3,017|| align=right|0,079|| align=right|3,25|| align=right|5,240||MBA||28. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60985)||2000 KW14|| align=right|14,8|| align=right|3,233|| align=right|0,128|| align=right|6,50|| align=right|5,813||MBA||28. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60986)||2000 KN17|| align=right|15,9|| align=right|2,585|| align=right|0,179|| align=right|2,34|| align=right|4,155||MBA||28. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60987)||2000 KW18|| align=right|15,2|| align=right|3,171|| align=right|0,044|| align=right|8,30|| align=right|5,647||MBA||28. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60988)||2000 KR19|| align=right|16,1|| align=right|2,317|| align=right|0,048|| align=right|2,86|| align=right|3,526||MBA||28. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60989)||2000 KJ22|| align=right|16,8|| align=right|2,229|| align=right|0,203|| align=right|2,72|| align=right|3,328||MBA||28. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60990)||2000 KU22|| align=right|16,3|| align=right|2,397|| align=right|0,199|| align=right|2,47|| align=right|3,710||MBA||28. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60991)||2000 KK24|| align=right|15,3|| align=right|2,266|| align=right|0,153|| align=right|3,42|| align=right|3,410||MBA||28. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60992)||2000 KO24|| align=right|16,2|| align=right|2,360|| align=right|0,081|| align=right|7,86|| align=right|3,626||MBA||28. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60993)||2000 KP24|| align=right|15,7|| align=right|2,314|| align=right|0,101|| align=right|7,41|| align=right|3,518||MBA||28. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60994)||2000 KA26|| align=right|16,1|| align=right|2,203|| align=right|0,094|| align=right|5,83|| align=right|3,269||MBA||28. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60995)||2000 KD26|| align=right|17,2|| align=right|2,169|| align=right|0,196|| align=right|0,80|| align=right|3,194||MBA||28. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60996)||2000 KK26|| align=right|16,7|| align=right|2,235|| align=right|0,125|| align=right|8,14|| align=right|3,340||MBA||28. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60997)||2000 KU27|| align=right|15,9|| align=right|2,215|| align=right|0,139|| align=right|4,48|| align=right|3,296||MBA||28. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60998)||2000 KE28|| align=right|16,3|| align=right|2,174|| align=right|0,040|| align=right|1,16|| align=right|3,206||MBA||28. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(60999)||2000 KC30|| align=right|16,7|| align=right|2,231|| align=right|0,186|| align=right|7,13|| align=right|3,331||MBA||28. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(61000)||2000 KD31|| align=right|16,0|| align=right|2,576|| align=right|0,140|| align=right|1,57|| align=right|4,133||MBA||28. května 2000||Socorro||LINEAR
|}

Poznámky: Prov. ozn. – první provizorní označení planetky; Abs. mag. – absolutní hvězdná velikost;
a – velká poloosa dráhy v astronomických jednotkách; e – excentricita dráhy;
i – sklon dráhy ve stupních; P – doba oběhu v rocích; – Typ obj. – klasifikace objektu do rodiny, kódy pro označení tříd:
CBW – kubewano,
HLD – Hildina skupina,
JUT – Jupiterův troján,
MBA – planetka v hlavním pásu,
SDO – objekt z Kuiperova pásu.

Data použita se svolením / Data used with permission
© IAU: Minor Planet Center.

Seznamy planetek